|-
|(69001)||2002 TM173|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,139|| align=right|12,50|| align=right|5,349||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69002)||2002 TX181|| align=right|15,5|| align=right|2,929|| align=right|0,101|| align=right|1,47|| align=right|5,013||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69003)||2002 TK196|| align=right|14,5|| align=right|2,652|| align=right|0,149|| align=right|31,88|| align=right|4,318||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69004)||2002 TL198|| align=right|14,0|| align=right|3,159|| align=right|0,227|| align=right|15,27|| align=right|5,613||MBA||5. října 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69005)||2002 TZ207|| align=right|15,3|| align=right|2,877|| align=right|0,232|| align=right|6,16|| align=right|4,879||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69006)||2002 TS212|| align=right|15,8|| align=right|2,686|| align=right|0,110|| align=right|14,98|| align=right|4,400||MBA||7. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69007)||2002 TN217|| align=right|14,9|| align=right|3,158|| align=right|0,117|| align=right|1,27|| align=right|5,610||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69008)||2002 TV240|| align=right|15,2|| align=right|2,638|| align=right|0,138|| align=right|10,94|| align=right|4,283||MBA||6. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69009)||2002 TJ250|| align=right|15,8|| align=right|2,864|| align=right|0,035|| align=right|2,76|| align=right|4,847||MBA||7. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69010)||2002 TD256|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,066|| align=right|7,41|| align=right|3,606||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69011)||2002 TF259|| align=right|14,6|| align=right|3,043|| align=right|0,125|| align=right|6,97|| align=right|5,307||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69012)||2002 TC284|| align=right|15,6|| align=right|2,297|| align=right|0,068|| align=right|7,21|| align=right|3,481||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69013)||2002 TP290|| align=right|14,0|| align=right|2,992|| align=right|0,103|| align=right|9,28|| align=right|5,176||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69014)||2002 UD1|| align=right|13,3|| align=right|3,204|| align=right|0,122|| align=right|16,55|| align=right|5,735||MBA||24. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69015)||2002 UE26|| align=right|16,3|| align=right|2,568|| align=right|0,156|| align=right|10,27|| align=right|4,115||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69016)||2002 UX32|| align=right|15,2|| align=right|2,235|| align=right|0,203|| align=right|4,18|| align=right|3,341||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69017)||2002 UK49|| align=right|14,2|| align=right|2,579|| align=right|0,171|| align=right|16,54|| align=right|4,141||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69018)||2002 VH24|| align=right|13,4|| align=right|2,706|| align=right|0,226|| align=right|7,55|| align=right|4,451||MBA||5. listopadu 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(69019)||2002 VA35|| align=right|14,0|| align=right|2,469|| align=right|0,166|| align=right|5,51|| align=right|3,879||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69020)||2002 VU51|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,254|| align=right|6,24|| align=right|5,452||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69021)||2002 VR53|| align=right|14,6|| align=right|3,119|| align=right|0,051|| align=right|16,54|| align=right|5,507||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69022)||2002 VS62|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,178|| align=right|2,30|| align=right|3,686||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69023)||2002 VY63|| align=right|17,2|| align=right|2,236|| align=right|0,129|| align=right|5,51|| align=right|3,342||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69024)||2002 VH70|| align=right|15,6|| align=right|2,665|| align=right|0,069|| align=right|4,83|| align=right|4,349||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69025)||2002 VS84|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,304|| align=right|5,05|| align=right|4,186||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69026)||2002 VL93|| align=right|14,3|| align=right|2,576|| align=right|0,141|| align=right|6,73|| align=right|4,134||MBA||11. listopadu 2002||Essen||Essen
|-
|(69027)||2002 VW95|| align=right|16,6|| align=right|2,226|| align=right|0,124|| align=right|6,89|| align=right|3,321||MBA||11. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69028)||2002 VG109|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,175|| align=right|3,15|| align=right|4,240||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69029)||2002 VT119|| align=right|15,0|| align=right|2,645|| align=right|0,141|| align=right|13,58|| align=right|4,302||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69030)||2002 WD9|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,147|| align=right|15,79|| align=right|4,104||MBA||24. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69031)||2002 WX16|| align=right|15,9|| align=right|2,450|| align=right|0,228|| align=right|8,00|| align=right|3,835||MBA||28. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69032)||2002 WG17|| align=right|13,7|| align=right|3,235|| align=right|0,209|| align=right|29,89|| align=right|5,818||MBA||28. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69033)||2002 XA2|| align=right|17,0|| align=right|2,331|| align=right|0,139|| align=right|2,56|| align=right|3,558||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69034)||2002 XE15|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,196|| align=right|10,93|| align=right|3,567||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69035)||2002 XR30|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,044|| align=right|12,32|| align=right|4,578||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69036)||2002 XN31|| align=right|13,0|| align=right|3,050|| align=right|0,125|| align=right|11,97|| align=right|5,326||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69037)||2002 XD43|| align=right|15,9|| align=right|2,754|| align=right|0,039|| align=right|6,26|| align=right|4,569||MBA||9. prosince 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69038)||2002 XU44|| align=right|14,6|| align=right|2,616|| align=right|0,154|| align=right|15,34|| align=right|4,230||MBA||7. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(69039)||2002 XG47|| align=right|16,5|| align=right|2,296|| align=right|0,107|| align=right|7,03|| align=right|3,478||MBA||8. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69040)||2002 XH47|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,192|| align=right|14,95|| align=right|4,329||MBA||8. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69041)||2002 XF49|| align=right|16,7|| align=right|2,209|| align=right|0,092|| align=right|0,96|| align=right|3,282||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69042)||2002 XY51|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,056|| align=right|6,03|| align=right|3,687||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69043)||2002 XJ55|| align=right|16,8|| align=right|2,224|| align=right|0,120|| align=right|3,55|| align=right|3,315||MBA||10. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(69044)||2002 XP57|| align=right|16,0|| align=right|2,618|| align=right|0,234|| align=right|3,32|| align=right|4,235||MBA||10. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(69045)||2002 XN59|| align=right|14,1|| align=right|2,293|| align=right|0,337|| align=right|21,04|| align=right|3,472||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69046)||2002 XV61|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,205|| align=right|4,77|| align=right|3,659||MBA||10. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(69047)||2002 XM68|| align=right|15,1|| align=right|2,592|| align=right|0,141|| align=right|14,35|| align=right|4,171||MBA||12. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69048)||2002 XR70|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,126|| align=right|3,12|| align=right|3,626||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69049)||2002 XP76|| align=right|15,0|| align=right|2,553|| align=right|0,032|| align=right|15,87|| align=right|4,079||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69050)||2002 XE78|| align=right|15,0|| align=right|2,544|| align=right|0,147|| align=right|10,95|| align=right|4,057||MBA||11. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(69051)||2002 XT79|| align=right|14,1|| align=right|3,101|| align=right|0,083|| align=right|19,33|| align=right|5,460||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69052)||2002 XC82|| align=right|13,7|| align=right|2,669|| align=right|0,155|| align=right|15,10|| align=right|4,359||MBA||11. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(69053)||2002 YJ3|| align=right|16,0|| align=right|2,671|| align=right|0,193|| align=right|4,34|| align=right|4,364||MBA||27. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69054)||2002 YP6|| align=right|14,5|| align=right|3,100|| align=right|0,098|| align=right|12,12|| align=right|5,457||MBA||28. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69055)||2002 YE7|| align=right|15,3|| align=right|3,046|| align=right|0,140|| align=right|6,17|| align=right|5,316||MBA||28. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69056)||2002 YE8|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,171|| align=right|12,18|| align=right|3,778||MBA||28. prosince 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69057)||2002 YA13|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,153|| align=right|7,58|| align=right|4,020||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69058)||2002 YV14|| align=right|16,5|| align=right|2,358|| align=right|0,106|| align=right|8,01|| align=right|3,621||MBA||31. prosince 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69059)||2002 YL18|| align=right|15,4|| align=right|2,354|| align=right|0,064|| align=right|3,17|| align=right|3,612||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69060)||2002 YO20|| align=right|16,3|| align=right|3,084|| align=right|0,135|| align=right|0,51|| align=right|5,414||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69061)||2002 YN28|| align=right|15,6|| align=right|3,123|| align=right|0,179|| align=right|7,92|| align=right|5,518||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69062)||2002 YF29|| align=right|15,1|| align=right|2,351|| align=right|0,190|| align=right|11,72|| align=right|3,605||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(69063)||2002 YG32|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,290|| align=right|13,43|| align=right|3,788||MBA||30. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(69064)||2003 AZ7|| align=right|15,0|| align=right|2,296|| align=right|0,197|| align=right|24,14|| align=right|3,479||MBA||2. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69065)||2003 AY11|| align=right|15,0|| align=right|3,082|| align=right|0,093|| align=right|13,56|| align=right|5,410||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69066)||2003 AY28|| align=right|16,8|| align=right|2,300|| align=right|0,201|| align=right|0,98|| align=right|3,488||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69067)||2003 AJ30|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,135|| align=right|0,98|| align=right|3,666||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69068)||2003 AO32|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,128|| align=right|7,06|| align=right|3,623||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69069)||2003 AR37|| align=right|15,1|| align=right|2,531|| align=right|0,231|| align=right|14,25|| align=right|4,026||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69070)||2003 AQ38|| align=right|15,2|| align=right|2,388|| align=right|0,123|| align=right|5,65|| align=right|3,689||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69071)||2003 AR39|| align=right|15,2|| align=right|3,198|| align=right|0,119|| align=right|5,67|| align=right|5,717||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69072)||2003 AG41|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,063|| align=right|22,21|| align=right|4,078||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69073)||2003 AB43|| align=right|16,1|| align=right|2,567|| align=right|0,222|| align=right|10,79|| align=right|4,113||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69074)||2003 AC43|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,134|| align=right|6,66|| align=right|3,789||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69075)||2003 AZ52|| align=right|13,7|| align=right|2,317|| align=right|0,217|| align=right|10,91|| align=right|3,526||MBA||5. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69076)||2003 AC53|| align=right|15,9|| align=right|2,332|| align=right|0,140|| align=right|8,04|| align=right|3,562||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69077)||2003 AR53|| align=right|17,2|| align=right|2,289|| align=right|0,099|| align=right|3,72|| align=right|3,463||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69078)||2003 AO55|| align=right|15,8|| align=right|2,299|| align=right|0,153|| align=right|5,93|| align=right|3,484||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69079)||2003 AS60|| align=right|16,7|| align=right|2,388|| align=right|0,147|| align=right|2,28|| align=right|3,689||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69080)||2003 AA62|| align=right|14,2|| align=right|2,645|| align=right|0,198|| align=right|34,10|| align=right|4,302||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69081)||2003 AZ64|| align=right|14,7|| align=right|2,409|| align=right|0,292|| align=right|14,69|| align=right|3,738||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69082)||2003 AY75|| align=right|15,7|| align=right|2,227|| align=right|0,175|| align=right|8,49|| align=right|3,322||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69083)||2003 AX77|| align=right|14,2|| align=right|3,203|| align=right|0,111|| align=right|18,65|| align=right|5,731||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69084)||2003 BB|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,168|| align=right|1,74|| align=right|3,725||MBA||16. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69085)||2003 BE2|| align=right|16,6|| align=right|2,304|| align=right|0,110|| align=right|4,52|| align=right|3,497||MBA||25. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69086)||2003 BU6|| align=right|14,3|| align=right|3,069|| align=right|0,063|| align=right|11,55|| align=right|5,375||MBA||25. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69087)||2003 BQ11|| align=right|15,8|| align=right|3,061|| align=right|0,019|| align=right|8,88|| align=right|5,355||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69088)||2003 BS17|| align=right|14,9|| align=right|2,603|| align=right|0,108|| align=right|13,95|| align=right|4,200||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69089)||2003 BN18|| align=right|16,9|| align=right|2,383|| align=right|0,148|| align=right|0,67|| align=right|3,678||MBA||27. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69090)||2003 BH20|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,065|| align=right|8,10|| align=right|3,755||MBA||27. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69091)||2003 BE25|| align=right|15,2|| align=right|3,145|| align=right|0,197|| align=right|16,52|| align=right|5,577||MBA||25. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69092)||2003 BQ25|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,150|| align=right|13,73|| align=right|4,134||MBA||26. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69093)||2003 BM48|| align=right|15,0|| align=right|3,219|| align=right|0,122|| align=right|2,43|| align=right|5,773||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69094)||2003 BA49|| align=right|15,5|| align=right|2,970|| align=right|0,059|| align=right|5,78|| align=right|5,116||MBA||26. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69095)||2003 BE53|| align=right|16,4|| align=right|2,362|| align=right|0,142|| align=right|2,92|| align=right|3,629||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69096)||2003 BG54|| align=right|14,7|| align=right|2,738|| align=right|0,060|| align=right|11,88|| align=right|4,531||MBA||27. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69097)||2003 BR54|| align=right|15,5|| align=right|2,751|| align=right|0,058|| align=right|7,40|| align=right|4,563||MBA||27. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69098)||2003 BZ59|| align=right|16,4|| align=right|2,247|| align=right|0,091|| align=right|5,21|| align=right|3,367||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69099)||2003 BA63|| align=right|15,4|| align=right|2,563|| align=right|0,254|| align=right|13,69|| align=right|4,102||MBA||28. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69100)||2003 BM68|| align=right|15,3|| align=right|2,674|| align=right|0,039|| align=right|17,81|| align=right|4,372||MBA||28. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69101)||2003 BJ72|| align=right|15,6|| align=right|3,094|| align=right|0,161|| align=right|11,02|| align=right|5,442||MBA||28. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69102)||2003 BB73|| align=right|15,4|| align=right|3,106|| align=right|0,077|| align=right|10,53|| align=right|5,474||MBA||28. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69103)||2003 BG80|| align=right|14,2|| align=right|3,120|| align=right|0,129|| align=right|17,69|| align=right|5,510||MBA||31. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69104)||2003 BG84|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,122|| align=right|5,82|| align=right|3,344||MBA||31. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69105)||2003 BR88|| align=right|14,4|| align=right|3,048|| align=right|0,057|| align=right|11,18|| align=right|5,320||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69106)||2003 CC3|| align=right|16,6|| align=right|2,306|| align=right|0,069|| align=right|6,64|| align=right|3,501||MBA||2. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69107)||2003 CG8|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,210|| align=right|8,92|| align=right|4,083||MBA||1. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69108)||2003 CH8|| align=right|14,1|| align=right|3,152|| align=right|0,094|| align=right|22,52|| align=right|5,596||MBA||1. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69109)||2003 CM8|| align=right|17,2|| align=right|2,381|| align=right|0,120|| align=right|2,69|| align=right|3,674||MBA||1. února 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69110)||2003 CK10|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,162|| align=right|24,48|| align=right|3,665||MBA||2. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69111)||2003 CE17|| align=right|16,6|| align=right|2,381|| align=right|0,074|| align=right|6,23|| align=right|3,674||MBA||7. února 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(69112)||2003 DO4|| align=right|15,2|| align=right|2,541|| align=right|0,098|| align=right|14,82|| align=right|4,049||MBA||21. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69113)||2003 DG10|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,168|| align=right|6,10|| align=right|3,604||MBA||22. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69114)||2003 DV17|| align=right|14,1|| align=right|3,190|| align=right|0,071|| align=right|22,68|| align=right|5,698||MBA||26. února 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69115)||2003 DD21|| align=right|16,5|| align=right|3,125|| align=right|0,167|| align=right|1,39|| align=right|5,523||MBA||22. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69116)||2003 EX1|| align=right|16,6|| align=right|2,224|| align=right|0,139|| align=right|5,32|| align=right|3,316||MBA||3. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69117)||2003 EX2|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,336|| align=right|5,02|| align=right|3,592||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69118)||2003 EK16|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,162|| align=right|5,29|| align=right|3,642||MBA||8. března 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(69119)||2003 EA21|| align=right|14,2|| align=right|3,204|| align=right|0,158|| align=right|28,08|| align=right|5,733||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69120)||2003 ET23|| align=right|15,4|| align=right|3,080|| align=right|0,232|| align=right|3,36|| align=right|5,403||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69121)||2003 EJ26|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,203|| align=right|3,23|| align=right|3,638||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69122)||2003 EZ30|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,028|| align=right|8,70|| align=right|5,474||MBA||6. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69123)||2003 EP39|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,124|| align=right|14,22|| align=right|4,332||MBA||8. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69124)||2003 EQ39|| align=right|13,6|| align=right|3,067|| align=right|0,069|| align=right|24,54|| align=right|5,370||MBA||8. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69125)||2003 EK43|| align=right|16,3|| align=right|2,372|| align=right|0,241|| align=right|6,40|| align=right|3,652||MBA||10. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69126)||2003 EC60|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,117|| align=right|18,90|| align=right|5,288||MBA||7. března 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(69127)||2003 FK12|| align=right|14,7|| align=right|3,221|| align=right|0,018|| align=right|9,90|| align=right|5,779||MBA||22. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69128)||2003 FR16|| align=right|14,8|| align=right|3,041|| align=right|0,133|| align=right|16,55|| align=right|5,302||MBA||23. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69129)||2003 FG21|| align=right|15,1|| align=right|2,802|| align=right|0,103|| align=right|8,25|| align=right|4,688||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69130)||2003 FC39|| align=right|15,3|| align=right|2,375|| align=right|0,226|| align=right|9,56|| align=right|3,659||MBA||23. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69131)||2003 FP47|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,120|| align=right|2,77|| align=right|3,686||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69132)||2003 FG49|| align=right|16,0|| align=right|2,676|| align=right|0,264|| align=right|4,81|| align=right|4,376||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69133)||2003 FK54|| align=right|14,3|| align=right|3,238|| align=right|0,097|| align=right|18,91|| align=right|5,826||MBA||25. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69134)||2003 FJ70|| align=right|15,1|| align=right|3,092|| align=right|0,093|| align=right|8,13|| align=right|5,437||MBA||26. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69135)||2003 FP74|| align=right|16,0|| align=right|2,461|| align=right|0,132|| align=right|7,34|| align=right|3,860||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69136)||2003 FE85|| align=right|14,4|| align=right|3,030|| align=right|0,172|| align=right|11,08|| align=right|5,274||MBA||28. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69137)||2003 FS87|| align=right|16,1|| align=right|2,306|| align=right|0,087|| align=right|6,30|| align=right|3,502||MBA||28. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69138)||2003 FY90|| align=right|13,8|| align=right|3,189|| align=right|0,138|| align=right|14,34|| align=right|5,693||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69139)||2003 FH91|| align=right|15,5|| align=right|2,639|| align=right|0,029|| align=right|21,30|| align=right|4,285||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69140)||2003 FB100|| align=right|15,0|| align=right|2,990|| align=right|0,064|| align=right|10,69|| align=right|5,170||MBA||31. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69141)||2003 FT112|| align=right|15,1|| align=right|2,760|| align=right|0,125|| align=right|9,67|| align=right|4,585||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69142)||2003 FL115|| align=right|15,8|| align=right|1,965|| align=right|0,052|| align=right|22,80|| align=right|2,753||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69143)||2003 FN115|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,188|| align=right|12,81|| align=right|4,083||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69144)||2003 FU115|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,125|| align=right|2,82|| align=right|3,821||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69145)||2003 FF119|| align=right|15,2|| align=right|2,996|| align=right|0,040|| align=right|11,62|| align=right|5,184||MBA||26. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69146)||2003 FV121|| align=right|15,8|| align=right|2,435|| align=right|0,074|| align=right|7,02|| align=right|3,798||MBA||25. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69147)||2003 GR1|| align=right|14,8|| align=right|2,336|| align=right|0,065|| align=right|9,31|| align=right|3,571||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69148)||2003 GH8|| align=right|15,3|| align=right|3,022|| align=right|0,113|| align=right|9,22|| align=right|5,253||MBA||3. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69149)||2003 GQ12|| align=right|15,0|| align=right|2,746|| align=right|0,285|| align=right|9,26|| align=right|4,551||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69150)||2003 GZ15|| align=right|15,6|| align=right|2,985|| align=right|0,035|| align=right|8,09|| align=right|5,156||MBA||5. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69151)||2003 GZ41|| align=right|14,8|| align=right|2,618|| align=right|0,216|| align=right|13,25|| align=right|4,235||MBA||7. dubna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(69152)||2003 GL50|| align=right|14,7|| align=right|2,760|| align=right|0,119|| align=right|14,08|| align=right|4,584||MBA||4. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69153)||2003 HJ22|| align=right|15,9|| align=right|2,457|| align=right|0,102|| align=right|6,62|| align=right|3,850||MBA||27. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69154)||2003 HZ50|| align=right|14,8|| align=right|3,068|| align=right|0,179|| align=right|8,20|| align=right|5,373||MBA||28. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69155)||2003 HL52|| align=right|15,2|| align=right|3,253|| align=right|0,067|| align=right|18,65|| align=right|5,866||MBA||30. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(69156)||2003 JH1|| align=right|15,3|| align=right|2,475|| align=right|0,228|| align=right|9,14|| align=right|3,894||MBA||1. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(69157)||2003 JZ3|| align=right|14,5|| align=right|2,849|| align=right|0,114|| align=right|14,49|| align=right|4,808||MBA||3. května 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(69158)||2003 JR13|| align=right|15,4|| align=right|3,153|| align=right|0,133|| align=right|12,87|| align=right|5,597||MBA||5. května 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69159)||2003 JE16|| align=right|15,7|| align=right|2,644|| align=right|0,231|| align=right|14,58|| align=right|4,299||MBA||7. května 2003||Catalina||CSS
|-
|(69160)||2029 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,216|| align=right|1,20|| align=right|3,580||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69161)||2203 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,044|| align=right|6,14|| align=right|3,520||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69162)||2736 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,797|| align=right|0,065|| align=right|4,35|| align=right|4,676||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69163)||2744 P-L|| align=right|15,8|| align=right|3,026|| align=right|0,077|| align=right|20,16|| align=right|5,263||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69164)||3031 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,155|| align=right|11,34|| align=right|5,442||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69165)||3044 P-L|| align=right|16,8|| align=right|2,231|| align=right|0,115|| align=right|7,81|| align=right|3,331||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69166)||3075 P-L|| align=right|15,2|| align=right|3,080|| align=right|0,257|| align=right|7,75|| align=right|5,405||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69167)||3082 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,649|| align=right|0,055|| align=right|8,60|| align=right|4,310||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69168)||3515 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,196|| align=right|10,12|| align=right|5,452||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69169)||4066 P-L|| align=right|16,8|| align=right|2,231|| align=right|0,177|| align=right|4,34|| align=right|3,332||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69170)||4199 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,401|| align=right|0,104|| align=right|6,39|| align=right|3,719||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69171)||4230 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,649|| align=right|0,263|| align=right|12,28|| align=right|4,311||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69172)||4283 P-L|| align=right|15,7|| align=right|3,133|| align=right|0,156|| align=right|15,90|| align=right|5,545||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69173)||4304 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,447|| align=right|0,194|| align=right|2,59|| align=right|3,828||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69174)||4514 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,862|| align=right|0,051|| align=right|2,68|| align=right|4,842||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69175)||4550 P-L|| align=right|17,6|| align=right|2,226|| align=right|0,154|| align=right|4,14|| align=right|3,321||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69176)||4602 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,080|| align=right|0,181|| align=right|0,93|| align=right|5,405||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69177)||4618 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,350|| align=right|0,205|| align=right|2,05|| align=right|3,601||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69178)||4729 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,352|| align=right|0,167|| align=right|2,96|| align=right|3,607||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69179)||4756 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,209|| align=right|5,82|| align=right|3,635||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69180)||4770 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,083|| align=right|0,101|| align=right|9,31|| align=right|5,411||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69181)||4821 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,658|| align=right|0,114|| align=right|3,30|| align=right|4,333||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69182)||4850 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,596|| align=right|0,159|| align=right|13,37|| align=right|4,181||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69183)||6638 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,674|| align=right|0,213|| align=right|3,78|| align=right|4,371||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69184)||6705 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,167|| align=right|7,21|| align=right|3,601||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69185)||6739 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,293|| align=right|0,129|| align=right|6,44|| align=right|3,472||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69186)||6783 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,756|| align=right|0,168|| align=right|5,46|| align=right|4,574||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69187)||1178 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,191|| align=right|5,41|| align=right|4,309||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69188)||1258 T-1|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,233|| align=right|6,20|| align=right|3,494||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69189)||1263 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,435|| align=right|0,222|| align=right|10,38|| align=right|3,800||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69190)||2027 T-1|| align=right|13,6|| align=right|3,217|| align=right|0,182|| align=right|15,22|| align=right|5,769||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69191)||2143 T-1|| align=right|17,0|| align=right|2,428|| align=right|0,155|| align=right|3,03|| align=right|3,782||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69192)||3172 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,624|| align=right|0,206|| align=right|13,07|| align=right|4,249||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69193)||3326 T-1|| align=right|16,2|| align=right|2,208|| align=right|0,082|| align=right|5,02|| align=right|3,280||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69194)||1118 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,646|| align=right|0,117|| align=right|1,22|| align=right|4,305||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69195)||1164 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,647|| align=right|0,204|| align=right|2,04|| align=right|4,305||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69196)||1216 T-2|| align=right|17,0|| align=right|2,259|| align=right|0,147|| align=right|7,71|| align=right|3,394||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69197)||1238 T-2|| align=right|15,0|| align=right|3,194|| align=right|0,164|| align=right|0,25|| align=right|5,708||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69198)||1255 T-2|| align=right|17,3|| align=right|2,450|| align=right|0,195|| align=right|1,50|| align=right|3,834||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69199)||1278 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,970|| align=right|0,107|| align=right|10,56|| align=right|5,117||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69200)||1300 T-2|| align=right|17,1|| align=right|2,374|| align=right|0,187|| align=right|2,48|| align=right|3,658||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69201)||1323 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,425|| align=right|0,125|| align=right|7,14|| align=right|3,775||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69202)||2026 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,112|| align=right|6,05|| align=right|3,448||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69203)||2088 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,240|| align=right|0,132|| align=right|4,20|| align=right|3,351||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69204)||2139 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,322|| align=right|0,125|| align=right|3,28|| align=right|3,538||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69205)||2156 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,434|| align=right|0,145|| align=right|7,73|| align=right|3,798||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69206)||2167 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,247|| align=right|0,198|| align=right|5,57|| align=right|3,367||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69207)||3004 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,428|| align=right|0,187|| align=right|1,76|| align=right|3,782||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69208)||3078 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,121|| align=right|11,98|| align=right|4,458||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69209)||3300 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,340|| align=right|0,077|| align=right|7,50|| align=right|3,579||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69210)||3356 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,626|| align=right|0,305|| align=right|4,72|| align=right|4,256||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69211)||4098 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,236|| align=right|0,201|| align=right|3,10|| align=right|3,342||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69212)||4287 T-2|| align=right|17,4|| align=right|2,350|| align=right|0,200|| align=right|5,58|| align=right|3,603||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69213)||4616 T-2|| align=right|15,3|| align=right|3,011|| align=right|0,015|| align=right|10,18|| align=right|5,224||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69214)||5067 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,186|| align=right|0,082|| align=right|13,10|| align=right|5,687||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69215)||5099 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,579|| align=right|0,140|| align=right|7,14|| align=right|4,141||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69216)||1108 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,078|| align=right|0,158|| align=right|10,24|| align=right|5,399||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69217)||2135 T-3|| align=right|14,5|| align=right|3,040|| align=right|0,066|| align=right|7,00|| align=right|5,300||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69218)||2330 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,214|| align=right|1,46|| align=right|3,730||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69219)||2364 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,758|| align=right|0,114|| align=right|8,60|| align=right|4,580||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69220)||3030 T-3|| align=right|15,3|| align=right|3,048|| align=right|0,187|| align=right|1,47|| align=right|5,320||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69221)||3528 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,690|| align=right|0,063|| align=right|4,53|| align=right|4,410||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69222)||4210 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,541|| align=right|0,139|| align=right|11,62|| align=right|6,663||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69223)||4331 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,416|| align=right|0,153|| align=right|3,04|| align=right|3,754||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69224)||4388 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,692|| align=right|0,148|| align=right|6,17|| align=right|4,417||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69225)||5043 T-3|| align=right|15,2|| align=right|3,097|| align=right|0,111|| align=right|17,04|| align=right|5,450||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69226)||5129 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,322|| align=right|0,232|| align=right|6,95|| align=right|3,538||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69227)||5139 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,148|| align=right|11,15|| align=right|4,200||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69228)||5173 T-3|| align=right|17,5|| align=right|1,897|| align=right|0,070|| align=right|22,07|| align=right|2,613||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69229)||5188 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,127|| align=right|0,218|| align=right|17,02|| align=right|5,530||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(69230) Hermes||1937 UB|| align=right|17,5|| align=right|1,656|| align=right|0,624|| align=right|6,07|| align=right|2,130||APL PHA BIN||28. října 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(69231)||1972 FE|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,265|| align=right|31,66|| align=right|4,297||MBA||16. března 1972||Palomar||T. Gehrels
|-
|(69232)||1978 UJ4|| align=right|16,4|| align=right|2,342|| align=right|0,241|| align=right|4,65|| align=right|3,583||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(69233)||1978 UL6|| align=right|16,5|| align=right|2,333|| align=right|0,169|| align=right|1,74|| align=right|3,563||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(69234)||1978 VO2|| align=right|14,2|| align=right|2,620|| align=right|0,100|| align=right|7,01|| align=right|4,240||MBA||1. listopadu 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|(69235)||1978 VS3|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,173|| align=right|5,23|| align=right|3,634||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69236)||1978 VF5|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,076|| align=right|7,38|| align=right|3,632||MBA||6. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69237)||1978 VR6|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,177|| align=right|6,65|| align=right|3,630||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69238)||1978 VZ8|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,125|| align=right|3,81|| align=right|4,233||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69239)||1978 XT|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,380|| align=right|4,20|| align=right|4,138||MBA||6. prosince 1978||Palomar||E. Bowell; A. Warnock
|-
|(69240)||1979 MZ1|| align=right|15,2|| align=right|2,784|| align=right|0,077|| align=right|5,76|| align=right|4,645||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69241)||1979 MX3|| align=right|17,2|| align=right|2,249|| align=right|0,219|| align=right|3,07|| align=right|3,372||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69242)||1979 MA7|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,034|| align=right|3,39|| align=right|4,640||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69243)||1979 MU7|| align=right|16,7|| align=right|2,253|| align=right|0,236|| align=right|4,52|| align=right|3,380||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69244)||1979 MP8|| align=right|15,7|| align=right|2,458|| align=right|0,137|| align=right|3,88|| align=right|3,853||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(69245)||1981 EO|| align=right|14,3|| align=right|2,552|| align=right|0,174|| align=right|15,98|| align=right|4,075||MBA||1. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(69246)||1981 EZ4|| align=right|15,8|| align=right|2,565|| align=right|0,063|| align=right|9,39|| align=right|4,107||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69247)||1981 ED10|| align=right|16,9|| align=right|2,285|| align=right|0,174|| align=right|2,32|| align=right|3,453||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69248)||1981 EA19|| align=right|14,8|| align=right|2,520|| align=right|0,159|| align=right|2,61|| align=right|4,000||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69249)||1981 EH27|| align=right|14,4|| align=right|2,558|| align=right|0,102|| align=right|13,87|| align=right|4,092||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69250)||1981 EK32|| align=right|16,8|| align=right|2,297|| align=right|0,032|| align=right|5,65|| align=right|3,480||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69251)||1981 ER33|| align=right|16,8|| align=right|2,290|| align=right|0,102|| align=right|5,03|| align=right|3,465||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69252)||1981 EC35|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,157|| align=right|5,67|| align=right|3,462||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69253)||1981 EX35|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,091|| align=right|6,68|| align=right|3,457||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69254)||1981 EW37|| align=right|16,0|| align=right|2,571|| align=right|0,067|| align=right|4,34|| align=right|4,122||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69255)||1981 ER40|| align=right|15,9|| align=right|2,453|| align=right|0,118|| align=right|1,38|| align=right|3,842||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69256)||1981 EF46|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,142|| align=right|4,10|| align=right|3,486||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69257)||1981 ER47|| align=right|14,5|| align=right|2,516|| align=right|0,175|| align=right|2,48|| align=right|3,990||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69258)||1981 UJ22|| align=right|15,3|| align=right|3,166|| align=right|0,265|| align=right|5,40|| align=right|5,631||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(69259)||1982 ST7|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,290|| align=right|3,98|| align=right|4,125||MBA||18. září 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(69260)||1982 TJ|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,388|| align=right|2,18|| align=right|4,181||MBA||13. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(69261)||1982 YM1|| align=right|13,9|| align=right|2,678|| align=right|0,260|| align=right|11,83|| align=right|4,381||MBA||23. prosince 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(69262)||1986 PV6|| align=right|15,0|| align=right|2,233|| align=right|0,173|| align=right|4,63|| align=right|3,335||MBA||12. srpna 1986||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(69263)||1987 BB2|| align=right|15,4|| align=right|2,302|| align=right|0,185|| align=right|1,99|| align=right|3,492||MBA||29. ledna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69264) Nebra||1988 PE4|| align=right|16,0|| align=right|2,394|| align=right|0,214|| align=right|2,77|| align=right|3,702||MBA||14. srpna 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(69265)||1988 RF6|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,200|| align=right|2,34|| align=right|3,675||MBA||5. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(69266)||1988 RJ6|| align=right|15,3|| align=right|2,382|| align=right|0,239|| align=right|4,20|| align=right|3,675||MBA||6. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(69267)||1988 RO6|| align=right|14,2|| align=right|2,359|| align=right|0,134|| align=right|6,21|| align=right|3,623||MBA||7. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(69268)||1988 SD2|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,214|| align=right|9,80|| align=right|3,663||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(69269)||1988 VA1|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,268|| align=right|10,17|| align=right|3,733||MBA||3. listopadu 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(69270)||1989 BB|| align=right|13,3|| align=right|2,408|| align=right|0,155|| align=right|9,40|| align=right|3,735||MBA||29. ledna 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(69271)||1989 GK2|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,065|| align=right|5,60|| align=right|4,222||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69272)||1989 SC2|| align=right|15,2|| align=right|2,330|| align=right|0,196|| align=right|12,53|| align=right|3,556||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69273)||1989 TN1|| align=right|14,6|| align=right|2,752|| align=right|0,234|| align=right|11,12|| align=right|4,564||MBA||4. října 1989||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(69274)||1989 UZ1|| align=right|15,1|| align=right|2,279|| align=right|0,320|| align=right|9,07|| align=right|3,439||MBA||29. října 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(69275) Wiesenthal||1989 WD4|| align=right|14,9|| align=right|2,806|| align=right|0,235|| align=right|8,72|| align=right|4,700||MBA||28. listopadu 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(69276)||1989 YH8|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,242|| align=right|9,12|| align=right|3,627||MBA||31. prosince 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(69277)||1990 EC1|| align=right|15,4|| align=right|2,441|| align=right|0,117|| align=right|9,88|| align=right|3,814||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69278)||1990 EK2|| align=right|14,9|| align=right|2,472|| align=right|0,159|| align=right|5,43|| align=right|3,886||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69279)||1990 ES2|| align=right|16,2|| align=right|2,440|| align=right|0,162|| align=right|4,93|| align=right|3,812||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69280)||1990 RB7|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,169|| align=right|5,02|| align=right|4,188||MBA||13. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(69281)||1990 SG6|| align=right|15,6|| align=right|2,610|| align=right|0,171|| align=right|5,40|| align=right|4,215||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69282)||1990 SV6|| align=right|13,7|| align=right|2,605|| align=right|0,113|| align=right|15,01|| align=right|4,204||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69283)||1990 ST7|| align=right|14,8|| align=right|2,619|| align=right|0,170|| align=right|3,99|| align=right|4,238||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69284)||1990 SB9|| align=right|16,7|| align=right|2,170|| align=right|0,170|| align=right|3,43|| align=right|3,196||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69285)||1990 ST14|| align=right|15,1|| align=right|2,670|| align=right|0,237|| align=right|6,83|| align=right|4,361||MBA||25. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(69286) von Liebig||1990 TN9|| align=right|15,9|| align=right|2,651|| align=right|0,207|| align=right|11,28|| align=right|4,315||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(69287)||1990 TW10|| align=right|17,2|| align=right|2,205|| align=right|0,134|| align=right|5,08|| align=right|3,275||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(69288) Berlioz||1990 TW11|| align=right|15,8|| align=right|2,613|| align=right|0,242|| align=right|2,44|| align=right|4,224||MBA||11. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(69289)||1990 UU2|| align=right|17,3|| align=right|2,202|| align=right|0,170|| align=right|2,40|| align=right|3,267||MBA||24. října 1990||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69290)||1990 UQ4|| align=right|15,9|| align=right|2,220|| align=right|0,172|| align=right|3,60|| align=right|3,306||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69291)||1990 WG1|| align=right|13,6|| align=right|2,694|| align=right|0,038|| align=right|22,90|| align=right|4,420||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69292)||1990 WH2|| align=right|13,7|| align=right|2,637|| align=right|0,144|| align=right|14,59|| align=right|4,281||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69293)||1991 GW10|| align=right|15,5|| align=right|2,990|| align=right|0,112|| align=right|10,96|| align=right|5,168||MBA||10. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69294)||1991 PU9|| align=right|13,2|| align=right|3,160|| align=right|0,308|| align=right|25,95|| align=right|5,616||MBA||13. srpna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(69295)||1991 TO6|| align=right|14,2|| align=right|3,225|| align=right|0,199|| align=right|14,26|| align=right|5,790||MBA||2. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(69296)||1992 BM4|| align=right|15,7|| align=right|2,643|| align=right|0,058|| align=right|2,85|| align=right|4,295||MBA||29. ledna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69297)||1992 DT8|| align=right|14,5|| align=right|2,793|| align=right|0,144|| align=right|13,69|| align=right|4,668||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69298)||1992 DR9|| align=right|17,2|| align=right|2,383|| align=right|0,109|| align=right|1,99|| align=right|3,677||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69299)||1992 EW6|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,194|| align=right|11,94|| align=right|4,303||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69300)||1992 EH7|| align=right|15,3|| align=right|2,754|| align=right|0,062|| align=right|5,77|| align=right|4,570||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69301)||1992 ES8|| align=right|15,0|| align=right|3,116|| align=right|0,097|| align=right|5,77|| align=right|5,499||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69302)||1992 EZ10|| align=right|13,8|| align=right|3,962|| align=right|0,137|| align=right|3,84|| align=right|7,884||HLD||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69303)||1992 EM13|| align=right|15,0|| align=right|2,783|| align=right|0,127|| align=right|10,33|| align=right|4,641||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69304)||1992 EA14|| align=right|15,9|| align=right|2,173|| align=right|0,090|| align=right|3,16|| align=right|3,202||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69305)||1992 EJ14|| align=right|14,8|| align=right|2,524|| align=right|0,057|| align=right|3,04|| align=right|4,010||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69306)||1992 EN29|| align=right|15,8|| align=right|2,776|| align=right|0,091|| align=right|3,96|| align=right|4,626||MBA||3. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69307)||1992 ON|| align=right|15,8|| align=right|1,935|| align=right|0,203|| align=right|25,83|| align=right|2,691||MBA||28. července 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(69308)||1992 PK1|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,147|| align=right|6,74|| align=right|3,450||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(69309)||1992 PL1|| align=right|16,7|| align=right|2,324|| align=right|0,242|| align=right|1,19|| align=right|3,543||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(69310)||1992 PQ1|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,160|| align=right|4,86|| align=right|3,510||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(69311)||1992 QC|| align=right|15,1|| align=right|2,374|| align=right|0,336|| align=right|22,64|| align=right|3,658||MBA||21. srpna 1992||Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(69312) Rogerbacon||1992 SH17|| align=right|15,7|| align=right|2,324|| align=right|0,123|| align=right|7,19|| align=right|3,542||MBA||24. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(69313)||1992 SW18|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,143|| align=right|7,26|| align=right|3,681||MBA||22. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69314)||1992 SW21|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,112|| align=right|6,99|| align=right|3,584||MBA||22. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69315)||1992 UR2|| align=right|14,1|| align=right|2,322|| align=right|0,247|| align=right|23,24|| align=right|3,538||MBA||20. října 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(69316)||1993 FP8|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,096|| align=right|5,89|| align=right|4,046||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69317)||1993 FB20|| align=right|14,9|| align=right|2,585|| align=right|0,157|| align=right|8,65|| align=right|4,155||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69318)||1993 FQ20|| align=right|14,6|| align=right|2,541|| align=right|0,188|| align=right|4,22|| align=right|4,051||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69319)||1993 FA29|| align=right|14,6|| align=right|2,591|| align=right|0,138|| align=right|12,51|| align=right|4,171||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69320)||1993 FJ30|| align=right|15,5|| align=right|2,697|| align=right|0,257|| align=right|16,27|| align=right|4,428||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69321)||1993 FH34|| align=right|15,4|| align=right|2,601|| align=right|0,024|| align=right|5,91|| align=right|4,193||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69322)||1993 FX41|| align=right|15,6|| align=right|2,720|| align=right|0,206|| align=right|13,25|| align=right|4,485||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69323)||1993 FZ41|| align=right|14,2|| align=right|2,602|| align=right|0,109|| align=right|13,99|| align=right|4,198||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69324)||1993 FY46|| align=right|16,1|| align=right|2,659|| align=right|0,203|| align=right|1,66|| align=right|4,335||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69325)||1993 FP48|| align=right|15,9|| align=right|2,610|| align=right|0,084|| align=right|0,92|| align=right|4,217||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69326)||1993 FU49|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,066|| align=right|1,57|| align=right|4,142||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69327)||1993 FJ60|| align=right|16,3|| align=right|2,631|| align=right|0,105|| align=right|2,40|| align=right|4,267||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69328)||1993 FY80|| align=right|15,7|| align=right|2,583|| align=right|0,077|| align=right|1,70|| align=right|4,152||MBA||18. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69329)||1993 GH1|| align=right|14,6|| align=right|2,652|| align=right|0,120|| align=right|15,90|| align=right|4,317||MBA||15. dubna 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(69330)||1993 HO2|| align=right|15,9|| align=right|2,548|| align=right|0,131|| align=right|4,41|| align=right|4,066||MBA||19. dubna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69331)||1993 LE1|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,102|| align=right|13,09|| align=right|4,241||MBA||13. června 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(69332)||1993 LJ1|| align=right|14,4|| align=right|2,682|| align=right|0,189|| align=right|12,71|| align=right|4,391||MBA||13. června 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(69333)||1993 OU8|| align=right|14,6|| align=right|2,751|| align=right|0,089|| align=right|6,95|| align=right|4,563||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69334)||1993 PT1|| align=right|17,9|| align=right|2,345|| align=right|0,141|| align=right|2,82|| align=right|3,589||MBA||14. srpna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69335)||1993 RT6|| align=right|15,4|| align=right|2,904|| align=right|0,082|| align=right|1,10|| align=right|4,948||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69336)||1993 SJ|| align=right|17,0|| align=right|2,258|| align=right|0,171|| align=right|7,09|| align=right|3,392||MBA||16. září 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69337)||1993 SQ5|| align=right|15,4|| align=right|2,175|| align=right|0,020|| align=right|3,42|| align=right|3,206||MBA||17. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69338)||1993 TM6|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,130|| align=right|3,38|| align=right|3,479||MBA||9. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69339)||1993 TF11|| align=right|16,2|| align=right|2,264|| align=right|0,151|| align=right|3,31|| align=right|3,407||MBA||15. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69340)||1993 TA15|| align=right|15,9|| align=right|2,191|| align=right|0,117|| align=right|5,06|| align=right|3,241||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69341)||1993 TD18|| align=right|15,3|| align=right|2,926|| align=right|0,093|| align=right|8,53|| align=right|5,005||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69342)||1993 TT19|| align=right|15,2|| align=right|3,021|| align=right|0,022|| align=right|2,63|| align=right|5,250||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69343)||1993 TO29|| align=right|17,0|| align=right|2,247|| align=right|0,117|| align=right|6,28|| align=right|3,368||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69344)||1993 TH30|| align=right|16,1|| align=right|2,232|| align=right|0,056|| align=right|7,50|| align=right|3,334||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69345)||1993 TE31|| align=right|17,1|| align=right|2,282|| align=right|0,167|| align=right|3,91|| align=right|3,448||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69346)||1993 TV32|| align=right|16,7|| align=right|2,234|| align=right|0,152|| align=right|3,02|| align=right|3,339||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69347)||1993 TM41|| align=right|15,1|| align=right|3,062|| align=right|0,106|| align=right|12,45|| align=right|5,357||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69348)||1993 UH8|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,064|| align=right|6,07|| align=right|3,423||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69349)||1993 VU|| align=right|14,7|| align=right|2,308|| align=right|0,265|| align=right|22,75|| align=right|3,505||MBA||9. listopadu 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(69350)||1993 YP|| align=right|14,6|| align=right|1,860|| align=right|0,118|| align=right|26,55|| align=right|2,535||MBA||17. prosince 1993||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(69351)||1994 AE3|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,110|| align=right|2,42|| align=right|3,604||MBA||15. ledna 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(69352)||1994 AR5|| align=right|16,9|| align=right|2,387|| align=right|0,162|| align=right|1,57|| align=right|3,687||MBA||5. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69353)||1994 AE9|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,209|| align=right|1,63|| align=right|3,701||MBA||8. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69354)||1994 CZ2|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,259|| align=right|4,56|| align=right|3,616||MBA||10. února 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69355)||1994 CM12|| align=right|16,8|| align=right|2,337|| align=right|0,208|| align=right|1,29|| align=right|3,571||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69356)||1994 CA17|| align=right|15,4|| align=right|2,400|| align=right|0,074|| align=right|2,87|| align=right|3,717||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69357)||1994 FU|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,229|| align=right|20,55|| align=right|3,492||MBA||21. března 1994||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(69358)||1994 PC9|| align=right|14,9|| align=right|2,657|| align=right|0,074|| align=right|0,29|| align=right|4,329||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69359)||1994 PH10|| align=right|15,8|| align=right|2,720|| align=right|0,080|| align=right|4,71|| align=right|4,485||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69360)||1994 PJ12|| align=right|15,6|| align=right|2,673|| align=right|0,204|| align=right|1,56|| align=right|4,369||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69361)||1994 PA13|| align=right|16,3|| align=right|2,656|| align=right|0,090|| align=right|1,33|| align=right|4,327||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69362)||1994 PX13|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,149|| align=right|3,52|| align=right|4,248||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69363)||1994 PK14|| align=right|15,5|| align=right|2,679|| align=right|0,181|| align=right|7,02|| align=right|4,385||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69364)||1994 PU30|| align=right|16,0|| align=right|2,678|| align=right|0,150|| align=right|8,08|| align=right|4,382||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69365)||1994 QF|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,264|| align=right|11,33|| align=right|4,448||MBA||26. srpna 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(69366)||1994 RF6|| align=right|16,4|| align=right|2,740|| align=right|0,090|| align=right|4,23|| align=right|4,534||MBA||12. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69367)||1994 SD|| align=right|16,2|| align=right|2,667|| align=right|0,175|| align=right|12,79|| align=right|4,356||MBA||30. září 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(69368)||1994 SE8|| align=right|16,2|| align=right|2,712|| align=right|0,093|| align=right|2,38|| align=right|4,466||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69369)||1994 SP9|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,128|| align=right|13,76|| align=right|4,617||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69370)||1994 SF11|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,023|| align=right|14,17|| align=right|4,523||MBA||29. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69371)||1994 TA1|| align=right|13,7|| align=right|2,739|| align=right|0,185|| align=right|36,67|| align=right|4,533||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(69372)||1994 UA6|| align=right|15,3|| align=right|2,793|| align=right|0,226|| align=right|8,65|| align=right|4,666||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69373)||1994 UL6|| align=right|15,7|| align=right|2,814|| align=right|0,053|| align=right|3,34|| align=right|4,719||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69374)||1994 UH7|| align=right|14,8|| align=right|2,756|| align=right|0,122|| align=right|8,24|| align=right|4,574||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69375)||1994 VG1|| align=right|15,1|| align=right|2,757|| align=right|0,172|| align=right|8,91|| align=right|4,576||MBA||4. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69376)||1994 WR1|| align=right|14,6|| align=right|2,772|| align=right|0,131|| align=right|9,82|| align=right|4,616||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69377)||1994 WJ3|| align=right|14,1|| align=right|2,734|| align=right|0,201|| align=right|14,48|| align=right|4,520||MBA||28. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(69378)||1994 WA8|| align=right|15,5|| align=right|2,790|| align=right|0,222|| align=right|7,52|| align=right|4,660||MBA||28. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69379)||1994 WC13|| align=right|16,3|| align=right|2,769|| align=right|0,200|| align=right|2,65|| align=right|4,607||MBA||28. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69380)||1994 YK2|| align=right|14,4|| align=right|2,838|| align=right|0,141|| align=right|7,63|| align=right|4,780||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69381)||1995 BH|| align=right|14,7|| align=right|2,749|| align=right|0,279|| align=right|1,92|| align=right|4,557||MBA||23. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69382)||1995 BQ8|| align=right|14,3|| align=right|2,989|| align=right|0,045|| align=right|3,17|| align=right|5,166||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69383)||1995 BK13|| align=right|16,4|| align=right|2,206|| align=right|0,027|| align=right|1,34|| align=right|3,275||MBA||31. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69384)||1995 CQ3|| align=right|15,5|| align=right|3,115|| align=right|0,048|| align=right|2,51|| align=right|5,496||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69385)||1995 DH6|| align=right|16,2|| align=right|2,310|| align=right|0,119|| align=right|5,19|| align=right|3,511||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69386)||1995 DL6|| align=right|16,7|| align=right|2,316|| align=right|0,145|| align=right|4,81|| align=right|3,524||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69387)||1995 DN7|| align=right|14,3|| align=right|3,183|| align=right|0,083|| align=right|5,90|| align=right|5,677||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69388)||1995 ER5|| align=right|15,0|| align=right|3,087|| align=right|0,077|| align=right|10,31|| align=right|5,423||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69389)||1995 FD4|| align=right|16,7|| align=right|2,350|| align=right|0,222|| align=right|2,79|| align=right|3,601||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69390)||1995 FH5|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,229|| align=right|22,79|| align=right|3,401||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69391)||1995 FF6|| align=right|15,2|| align=right|3,042|| align=right|0,084|| align=right|14,42|| align=right|5,304||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69392)||1995 FV7|| align=right|16,4|| align=right|2,286|| align=right|0,093|| align=right|7,92|| align=right|3,457||MBA||25. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69393)||1995 FY7|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,154|| align=right|6,28|| align=right|3,488||MBA||25. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69394)||1995 FA8|| align=right|13,9|| align=right|3,165|| align=right|0,075|| align=right|7,59|| align=right|5,630||MBA||25. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69395)||1995 FO12|| align=right|15,3|| align=right|3,134|| align=right|0,140|| align=right|5,08|| align=right|5,548||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69396)||1995 FN17|| align=right|16,5|| align=right|2,256|| align=right|0,128|| align=right|4,66|| align=right|3,389||MBA||28. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69397)||1995 FO17|| align=right|16,5|| align=right|2,321|| align=right|0,165|| align=right|4,47|| align=right|3,536||MBA||28. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69398)||1995 FH19|| align=right|15,0|| align=right|3,053|| align=right|0,145|| align=right|2,51|| align=right|5,334||MBA||29. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69399)||1995 GD4|| align=right|15,3|| align=right|3,173|| align=right|0,087|| align=right|9,60|| align=right|5,652||MBA||4. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69400)||1995 OO2|| align=right|16,4|| align=right|2,404|| align=right|0,079|| align=right|6,35|| align=right|3,727||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69401)||1995 QV3|| align=right|14,5|| align=right|2,352|| align=right|0,272|| align=right|27,03|| align=right|3,607||MBA||26. srpna 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(69402)||1995 SM10|| align=right|16,6|| align=right|2,523|| align=right|0,139|| align=right|14,92|| align=right|4,006||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69403)||1995 SR13|| align=right|16,1|| align=right|2,475|| align=right|0,127|| align=right|2,27|| align=right|3,893||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69404)||1995 SS30|| align=right|16,3|| align=right|2,438|| align=right|0,189|| align=right|9,88|| align=right|3,806||MBA||20. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69405)||1995 SW48|| align=right|15,5|| align=right|1,897|| align=right|0,086|| align=right|24,83|| align=right|2,612||MBA||30. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(69406)||1995 SX48|| align=right|14,8|| align=right|1,845|| align=right|0,023|| align=right|22,00|| align=right|2,505||MBA||30. září 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(69407)||1995 SZ83|| align=right|16,0|| align=right|2,537|| align=right|0,065|| align=right|1,81|| align=right|4,040||MBA||24. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69408)||1995 TT8|| align=right|17,3|| align=right|2,525|| align=right|0,085|| align=right|1,88|| align=right|4,013||MBA||1. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69409)||1995 UQ|| align=right|15,9|| align=right|2,447|| align=right|0,184|| align=right|8,31|| align=right|3,827||MBA||19. října 1995||Dossobuono||L. Lai
|-
|(69410)||1995 UB3|| align=right|15,7|| align=right|1,913|| align=right|0,095|| align=right|18,23|| align=right|2,644||MBA||23. října 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(69411)||1995 UR8|| align=right|16,0|| align=right|2,558|| align=right|0,237|| align=right|4,72|| align=right|4,092||MBA||21. října 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(69412)||1995 UJ37|| align=right|15,8|| align=right|2,557|| align=right|0,101|| align=right|6,31|| align=right|4,088||MBA||21. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69413)||1995 VA|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,092|| align=right|14,45|| align=right|4,085||MBA||1. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69414)||1995 VY11|| align=right|16,3|| align=right|2,577|| align=right|0,078|| align=right|4,72|| align=right|4,137||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69415)||1995 WA13|| align=right|16,0|| align=right|2,537|| align=right|0,043|| align=right|4,84|| align=right|4,040||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69416)||1995 WX16|| align=right|15,6|| align=right|2,671|| align=right|0,173|| align=right|5,96|| align=right|4,366||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69417)||1995 WV35|| align=right|14,0|| align=right|3,923|| align=right|0,236|| align=right|0,66|| align=right|7,770||HLD||21. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69418)||1995 WX42|| align=right|13,8|| align=right|2,558|| align=right|0,138|| align=right|14,70|| align=right|4,092||MBA||25. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(69419)||1995 XH3|| align=right|16,1|| align=right|2,607|| align=right|0,084|| align=right|4,56|| align=right|4,208||MBA||14. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69420)||1995 YA1|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,256|| align=right|13,20|| align=right|4,161||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69421)||1995 YT2|| align=right|16,1|| align=right|2,585|| align=right|0,282|| align=right|5,28|| align=right|4,155||MBA||22. prosince 1995||Saji||Saji
|-
|(69422)||1995 YO7|| align=right|14,8|| align=right|2,574|| align=right|0,158|| align=right|12,54|| align=right|4,129||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69423)||1996 AA2|| align=right|14,4|| align=right|2,523|| align=right|0,069|| align=right|16,47|| align=right|4,006||MBA||15. ledna 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(69424)||1996 AG6|| align=right|14,8|| align=right|2,759|| align=right|0,101|| align=right|4,58|| align=right|4,583||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69425)||1996 BC|| align=right|15,7|| align=right|2,672|| align=right|0,082|| align=right|5,40|| align=right|4,368||MBA||16. ledna 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(69426)||1996 BW6|| align=right|15,4|| align=right|2,747|| align=right|0,018|| align=right|3,02|| align=right|4,553||MBA||19. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69427)||1996 BJ10|| align=right|15,3|| align=right|2,763|| align=right|0,067|| align=right|5,71|| align=right|4,591||MBA||21. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69428)||1996 EA3|| align=right|15,1|| align=right|2,796|| align=right|0,142|| align=right|7,20|| align=right|4,675||MBA||9. března 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69429)||1996 EB8|| align=right|15,3|| align=right|3,045|| align=right|0,193|| align=right|1,14|| align=right|5,313||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69430)||1996 GA1|| align=right|15,2|| align=right|3,134|| align=right|0,193|| align=right|1,64|| align=right|5,547||MBA||15. dubna 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69431)||1996 GG8|| align=right|15,1|| align=right|3,100|| align=right|0,152|| align=right|9,31|| align=right|5,457||MBA||12. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69432)||1996 HC18|| align=right|14,7|| align=right|3,104|| align=right|0,122|| align=right|0,89|| align=right|5,467||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69433)||1996 HY18|| align=right|14,6|| align=right|3,108|| align=right|0,038|| align=right|9,31|| align=right|5,478||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69434)||1996 HC21|| align=right|12,9|| align=right|3,124|| align=right|0,256|| align=right|13,42|| align=right|5,522||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69435)||1996 HH21|| align=right|14,6|| align=right|3,176|| align=right|0,197|| align=right|2,36|| align=right|5,660||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69436)||1996 JT7|| align=right|14,5|| align=right|3,055|| align=right|0,152|| align=right|7,88|| align=right|5,340||MBA||12. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69437)||1996 KW2|| align=right|12,4|| align=right|5,198|| align=right|0,070|| align=right|30,42|| align=right|11,86||JUT||21. května 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69438)||1996 LU2|| align=right|15,5|| align=right|3,117|| align=right|0,052|| align=right|9,23|| align=right|5,501||MBA||11. června 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69439)||1996 PX|| align=right|15,3|| align=right|2,224|| align=right|0,149|| align=right|5,27|| align=right|3,316||MBA||9. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(69440)||1996 PV2|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,197|| align=right|22,91|| align=right|3,458||MBA||14. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(69441)||1996 PG8|| align=right|15,6|| align=right|2,233|| align=right|0,115|| align=right|3,68|| align=right|3,335||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69442)||1996 RA13|| align=right|15,8|| align=right|2,243|| align=right|0,113|| align=right|5,90|| align=right|3,359||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69443)||1996 RB16|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,211|| align=right|4,22|| align=right|3,480||MBA||13. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69444)||1996 RN17|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,040|| align=right|6,60|| align=right|3,494||MBA||13. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69445)||1996 RZ20|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,070|| align=right|7,78|| align=right|3,357||MBA||5. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69446)||1996 SL4|| align=right|16,1|| align=right|2,336|| align=right|0,133|| align=right|7,00|| align=right|3,570||MBA||21. září 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69447)||1996 SG8|| align=right|16,6|| align=right|2,300|| align=right|0,253|| align=right|0,46|| align=right|3,488||MBA||21. září 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69448)||1996 TQ|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,181|| align=right|3,08|| align=right|3,593||MBA||4. října 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(69449)||1996 TD2|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,082|| align=right|5,39|| align=right|3,497||MBA||3. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69450)||1996 TL3|| align=right|17,1|| align=right|2,330|| align=right|0,211|| align=right|2,24|| align=right|3,557||MBA||4. října 1996||Kleť||Klet
|-
|(69451)||1996 TD5|| align=right|16,7|| align=right|2,345|| align=right|0,082|| align=right|4,31|| align=right|3,590||MBA||8. října 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69452)||1996 TL5|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,131|| align=right|5,82|| align=right|3,511||MBA||9. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(69453)||1996 TG11|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,257|| align=right|9,30|| align=right|3,429||MBA||11. října 1996||Kitami||K. Endate
|-
|(69454)||1996 TE28|| align=right|15,9|| align=right|2,313|| align=right|0,079|| align=right|4,68|| align=right|3,517||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69455)||1996 TB33|| align=right|15,9|| align=right|2,224|| align=right|0,015|| align=right|5,33|| align=right|3,315||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69456)||1996 TO33|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,157|| align=right|5,36|| align=right|3,554||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69457)||1996 TP36|| align=right|15,4|| align=right|2,252|| align=right|0,161|| align=right|4,80|| align=right|3,379||MBA||12. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69458)||1996 TQ54|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,061|| align=right|1,92|| align=right|3,422||MBA||5. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69459)||1996 TX62|| align=right|16,1|| align=right|2,273|| align=right|0,062|| align=right|4,90|| align=right|3,426||MBA||6. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69460)||1996 UO1|| align=right|16,0|| align=right|2,287|| align=right|0,148|| align=right|5,93|| align=right|3,457||MBA||17. října 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(69461)||1996 UA3|| align=right|16,0|| align=right|2,327|| align=right|0,144|| align=right|8,23|| align=right|3,549||MBA||24. října 1996||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(69462)||1996 UB4|| align=right|16,9|| align=right|2,279|| align=right|0,113|| align=right|6,25|| align=right|3,441||MBA||29. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69463)||1996 VZ1|| align=right|16,1|| align=right|2,366|| align=right|0,224|| align=right|2,59|| align=right|3,638||MBA||1. listopadu 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69464)||1996 VV4|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,220|| align=right|1,63|| align=right|3,589||MBA||13. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69465)||1996 VR5|| align=right|15,0|| align=right|2,406|| align=right|0,182|| align=right|2,03|| align=right|3,732||MBA||14. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69466)||1996 VZ5|| align=right|14,8|| align=right|2,398|| align=right|0,330|| align=right|22,16|| align=right|3,712||MBA||15. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69467)||1996 VA14|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,182|| align=right|4,07|| align=right|3,667||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69468)||1996 VO15|| align=right|16,4|| align=right|2,393|| align=right|0,147|| align=right|1,07|| align=right|3,701||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69469)||1996 WR|| align=right|16,2|| align=right|2,314|| align=right|0,174|| align=right|4,23|| align=right|3,520||MBA||16. listopadu 1996||Kleť||Klet
|-
|(69470)||1996 XH|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,155|| align=right|2,25|| align=right|3,715||MBA||1. prosince 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(69471)||1996 XM1|| align=right|15,5|| align=right|2,452|| align=right|0,140|| align=right|3,41|| align=right|3,839||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69472)||1996 XN1|| align=right|16,2|| align=right|2,346|| align=right|0,215|| align=right|3,79|| align=right|3,593||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69473)||1996 XO1|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,081|| align=right|5,18|| align=right|3,780||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69474)||1996 XA3|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,178|| align=right|7,85|| align=right|3,517||MBA||3. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69475)||1996 XE9|| align=right|15,8|| align=right|2,358|| align=right|0,179|| align=right|5,49|| align=right|3,619||MBA||6. prosince 1996||Kleť||Klet
|-
|(69476)||1996 XF10|| align=right|16,4|| align=right|2,326|| align=right|0,106|| align=right|3,19|| align=right|3,547||MBA||1. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69477)||1996 XS13|| align=right|16,8|| align=right|2,419|| align=right|0,150|| align=right|1,83|| align=right|3,762||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69478)||1996 XO15|| align=right|15,5|| align=right|2,405|| align=right|0,132|| align=right|0,57|| align=right|3,729||MBA||10. prosince 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69479)||1996 XH16|| align=right|17,1|| align=right|2,388|| align=right|0,149|| align=right|0,56|| align=right|3,689||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69480)||1996 XL19|| align=right|16,7|| align=right|2,383|| align=right|0,153|| align=right|0,66|| align=right|3,677||MBA||8. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69481)||1996 XU19|| align=right|14,9|| align=right|2,417|| align=right|0,159|| align=right|1,19|| align=right|3,757||MBA||11. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69482)||1996 XC26|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,196|| align=right|1,24|| align=right|3,683||MBA||8. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(69483)||1996 XA31|| align=right|16,7|| align=right|2,423|| align=right|0,237|| align=right|4,65|| align=right|3,772||MBA||14. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69484)||1996 YR1|| align=right|15,4|| align=right|2,451|| align=right|0,090|| align=right|6,35|| align=right|3,836||MBA||18. prosince 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69485)||1997 AD|| align=right|14,0|| align=right|2,529|| align=right|0,156|| align=right|11,89|| align=right|4,022||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69486)||1997 AM1|| align=right|15,3|| align=right|2,458|| align=right|0,175|| align=right|4,07|| align=right|3,854||MBA||2. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(69487)||1997 AZ2|| align=right|14,3|| align=right|2,362|| align=right|0,233|| align=right|9,28|| align=right|3,630||MBA||4. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69488)||1997 AV3|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,212|| align=right|2,50|| align=right|3,578||MBA||3. ledna 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(69489)||1997 AB4|| align=right|15,9|| align=right|2,371|| align=right|0,214|| align=right|2,68|| align=right|3,650||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69490)||1997 AE5|| align=right|14,5|| align=right|2,463|| align=right|0,146|| align=right|13,20|| align=right|3,864||MBA||3. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(69491)||1997 AZ5|| align=right|15,5|| align=right|2,288|| align=right|0,095|| align=right|5,71|| align=right|3,460||MBA||2. ledna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69492)||1997 AG7|| align=right|16,8|| align=right|2,415|| align=right|0,228|| align=right|2,86|| align=right|3,751||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69493)||1997 AO12|| align=right|15,1|| align=right|2,407|| align=right|0,153|| align=right|21,01|| align=right|3,733||MBA||11. ledna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69494)||1997 AF15|| align=right|14,4|| align=right|2,465|| align=right|0,129|| align=right|7,53|| align=right|3,870||MBA||13. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69495)||1997 AY17|| align=right|16,0|| align=right|2,318|| align=right|0,228|| align=right|3,20|| align=right|3,528||MBA||15. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69496)||1997 AE22|| align=right|16,3|| align=right|2,418|| align=right|0,154|| align=right|0,98|| align=right|3,758||MBA||13. ledna 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(69497)||1997 BK2|| align=right|16,3|| align=right|2,550|| align=right|0,174|| align=right|3,78|| align=right|4,071||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69498)||1997 CM1|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,163|| align=right|5,48|| align=right|4,264||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69499)||1997 CV4|| align=right|15,1|| align=right|2,436|| align=right|0,204|| align=right|13,23|| align=right|3,801||MBA||3. února 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(69500)||1997 CB6|| align=right|16,5|| align=right|2,437|| align=right|0,149|| align=right|2,36|| align=right|3,804||MBA||6. února 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(69501)||1997 CK11|| align=right|16,4|| align=right|2,622|| align=right|0,056|| align=right|0,32|| align=right|4,246||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69502)||1997 CK12|| align=right|16,6|| align=right|2,458|| align=right|0,180|| align=right|1,90|| align=right|3,852||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69503)||1997 CF16|| align=right|16,1|| align=right|2,558|| align=right|0,128|| align=right|9,60|| align=right|4,091||MBA||6. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69504)||1997 CG20|| align=right|15,2|| align=right|2,640|| align=right|0,112|| align=right|11,18|| align=right|4,290||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69505)||1997 CX21|| align=right|15,6|| align=right|2,461|| align=right|0,198|| align=right|4,74|| align=right|3,859||MBA||11. února 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(69506)||1997 CF26|| align=right|14,5|| align=right|2,557|| align=right|0,182|| align=right|5,44|| align=right|4,088||MBA||14. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69507)||1997 CQ27|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,220|| align=right|2,80|| align=right|3,656||MBA||4. února 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69508)||1997 ET2|| align=right|14,1|| align=right|2,652|| align=right|0,141|| align=right|13,80|| align=right|4,319||MBA||4. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69509)||1997 ES4|| align=right|15,8|| align=right|2,640|| align=right|0,142|| align=right|5,38|| align=right|4,288||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69510)||1997 EN5|| align=right|15,7|| align=right|2,631|| align=right|0,091|| align=right|2,04|| align=right|4,267||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69511)||1997 ER33|| align=right|15,3|| align=right|2,446|| align=right|0,146|| align=right|3,56|| align=right|3,824||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69512)||1997 EZ38|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,174|| align=right|6,02|| align=right|3,754||MBA||5. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69513)||1997 EP39|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,039|| align=right|7,55|| align=right|4,151||MBA||5. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69514)||1997 EQ46|| align=right|14,5|| align=right|2,602|| align=right|0,257|| align=right|13,58|| align=right|4,197||MBA||12. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69515)||1997 EM47|| align=right|15,5|| align=right|2,736|| align=right|0,121|| align=right|11,64|| align=right|4,524||MBA||12. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69516)||1997 FJ|| align=right|13,7|| align=right|2,776|| align=right|0,148|| align=right|14,49|| align=right|4,626||MBA||21. března 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69517)||1997 FM3|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,145|| align=right|12,64|| align=right|4,273||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69518)||1997 FS4|| align=right|14,3|| align=right|2,631|| align=right|0,170|| align=right|34,28|| align=right|4,268||MBA||28. března 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69519)||1997 GT1|| align=right|16,0|| align=right|2,576|| align=right|0,069|| align=right|1,65|| align=right|4,133||MBA||2. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69520)||1997 GC2|| align=right|16,3|| align=right|2,676|| align=right|0,114|| align=right|1,93|| align=right|4,376||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69521)||1997 GY2|| align=right|16,2|| align=right|2,765|| align=right|0,145|| align=right|1,01|| align=right|4,598||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69522)||1997 GY6|| align=right|15,7|| align=right|2,721|| align=right|0,041|| align=right|14,27|| align=right|4,487||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69523)||1997 GH7|| align=right|15,5|| align=right|2,681|| align=right|0,041|| align=right|3,23|| align=right|4,388||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69524)||1997 GM7|| align=right|13,7|| align=right|2,576|| align=right|0,151|| align=right|18,43|| align=right|4,133||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69525)||1997 GF9|| align=right|15,0|| align=right|2,626|| align=right|0,102|| align=right|13,37|| align=right|4,255||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69526)||1997 GN9|| align=right|14,4|| align=right|2,636|| align=right|0,089|| align=right|15,10|| align=right|4,280||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69527)||1997 GU10|| align=right|17,1|| align=right|2,559|| align=right|0,211|| align=right|3,29|| align=right|4,094||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69528)||1997 GV10|| align=right|16,4|| align=right|2,468|| align=right|0,162|| align=right|2,00|| align=right|3,878||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69529)||1997 GU12|| align=right|16,4|| align=right|2,543|| align=right|0,174|| align=right|5,75|| align=right|4,055||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69530)||1997 GN13|| align=right|16,6|| align=right|2,572|| align=right|0,115|| align=right|8,80|| align=right|4,125||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69531)||1997 GV13|| align=right|16,7|| align=right|2,605|| align=right|0,111|| align=right|3,18|| align=right|4,203||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69532)||1997 GC17|| align=right|16,0|| align=right|2,584|| align=right|0,090|| align=right|5,21|| align=right|4,153||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69533)||1997 GT17|| align=right|14,6|| align=right|2,707|| align=right|0,066|| align=right|15,35|| align=right|4,453||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69534)||1997 GG20|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,094|| align=right|8,67|| align=right|4,190||MBA||5. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69535)||1997 GN23|| align=right|14,4|| align=right|2,528|| align=right|0,145|| align=right|6,61|| align=right|4,018||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69536)||1997 GN24|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,075|| align=right|15,56|| align=right|4,183||MBA||7. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69537)||1997 GZ32|| align=right|15,6|| align=right|2,763|| align=right|0,185|| align=right|1,42|| align=right|4,591||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69538)||1997 GH36|| align=right|13,5|| align=right|2,694|| align=right|0,104|| align=right|13,66|| align=right|4,422||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69539)||1997 GO40|| align=right|16,2|| align=right|2,606|| align=right|0,138|| align=right|3,93|| align=right|4,207||MBA||7. dubna 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69540)||1997 HA1|| align=right|15,0|| align=right|2,633|| align=right|0,139|| align=right|16,22|| align=right|4,272||MBA||29. dubna 1997||Modra||Modra
|-
|(69541)||1997 HZ9|| align=right|15,7|| align=right|3,236|| align=right|0,133|| align=right|2,53|| align=right|5,820||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69542)||1997 HL10|| align=right|15,7|| align=right|2,669|| align=right|0,059|| align=right|2,21|| align=right|4,360||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69543)||1997 JZ2|| align=right|15,2|| align=right|2,727|| align=right|0,099|| align=right|2,43|| align=right|4,501||MBA||4. května 1997||Mauna Kea||C. Veillet
|-
|(69544)||1997 JV9|| align=right|15,7|| align=right|2,699|| align=right|0,088|| align=right|10,41|| align=right|4,434||MBA||9. května 1997||Mauna Kea||C. Veillet
|-
|(69545)||1997 JF10|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,142|| align=right|2,53|| align=right|4,187||MBA||11. května 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69546)||1997 JO13|| align=right|14,8|| align=right|2,691|| align=right|0,063|| align=right|16,23|| align=right|4,413||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69547)||1997 KU1|| align=right|15,9|| align=right|2,677|| align=right|0,122|| align=right|14,53|| align=right|4,379||MBA||27. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69548)||1997 LA3|| align=right|14,5|| align=right|2,613|| align=right|0,170|| align=right|18,10|| align=right|4,222||MBA||5. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69549)||1997 LC4|| align=right|15,1|| align=right|1,924|| align=right|0,079|| align=right|23,71|| align=right|2,667||MBA||9. června 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(69550)||1997 LA6|| align=right|14,3|| align=right|2,779|| align=right|0,166|| align=right|16,73|| align=right|4,632||MBA||13. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69551)||1997 MY2|| align=right|14,7|| align=right|3,066|| align=right|0,101|| align=right|3,07|| align=right|5,367||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69552)||1997 MT4|| align=right|14,2|| align=right|2,976|| align=right|0,115|| align=right|15,03|| align=right|5,134||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(69553)||1997 QS2|| align=right|13,9|| align=right|3,153|| align=right|0,161|| align=right|6,46|| align=right|5,598||MBA||31. srpna 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(69554)||1997 SZ4|| align=right|13,7|| align=right|3,162|| align=right|0,083|| align=right|21,38|| align=right|5,622||MBA||25. září 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(69555)||1997 SQ9|| align=right|14,9|| align=right|3,107|| align=right|0,082|| align=right|12,94|| align=right|5,477||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69556)||1997 SA31|| align=right|14,1|| align=right|3,199|| align=right|0,104|| align=right|18,63|| align=right|5,720||MBA||27. září 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(69557)||1997 SY31|| align=right|14,3|| align=right|3,166|| align=right|0,085|| align=right|9,14|| align=right|5,631||MBA||30. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69558)||1997 TA26|| align=right|14,4|| align=right|3,211|| align=right|0,140|| align=right|18,27|| align=right|5,753||MBA||10. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69559)||1997 UG5|| align=right|14,1|| align=right|3,243|| align=right|0,184|| align=right|18,60|| align=right|5,838||MBA||27. října 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69560)||1997 UW14|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,112|| align=right|6,54|| align=right|5,653||MBA||31. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(69561)||1997 YD2|| align=right|15,2|| align=right|2,167|| align=right|0,063|| align=right|4,38|| align=right|3,190||MBA||21. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69562)||1997 YU6|| align=right|15,0|| align=right|2,349|| align=right|0,042|| align=right|7,11|| align=right|3,601||MBA||25. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(69563)||1997 YP10|| align=right|15,9|| align=right|2,206|| align=right|0,063|| align=right|5,10|| align=right|3,275||MBA||28. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69564)||1997 YA18|| align=right|16,9|| align=right|2,345|| align=right|0,200|| align=right|5,40|| align=right|3,590||MBA||31. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69565)||1998 AZ4|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,075|| align=right|7,07|| align=right|3,357||MBA||5. ledna 1998||Monte Viseggi||L. Sannino; P. Pietrapriana
|-
|(69566)||1998 BX|| align=right|13,3|| align=right|3,974|| align=right|0,255|| align=right|3,79|| align=right|7,922||HLD||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69567)||1998 BC8|| align=right|16,1|| align=right|2,318|| align=right|0,182|| align=right|3,08|| align=right|3,529||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69568)||1998 BK12|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,071|| align=right|6,79|| align=right|3,685||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69569)||1998 BU12|| align=right|15,7|| align=right|2,283|| align=right|0,055|| align=right|7,35|| align=right|3,449||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69570)||1998 BT24|| align=right|14,6|| align=right|2,254|| align=right|0,099|| align=right|5,41|| align=right|3,383||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69571)||1998 BJ25|| align=right|15,4|| align=right|2,252|| align=right|0,104|| align=right|2,58|| align=right|3,380||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69572)||1998 BY25|| align=right|14,3|| align=right|2,218|| align=right|0,058|| align=right|7,13|| align=right|3,303||MBA||29. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69573)||1998 BQ26|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,161|| align=right|7,72|| align=right|3,500||MBA||28. ledna 1998||Sormano||P. Sicoli; A. Testa
|-
|(69574)||1998 BR35|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,089|| align=right|6,84|| align=right|3,666||MBA||28. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69575)||1998 BT36|| align=right|17,3|| align=right|2,371|| align=right|0,130|| align=right|0,74|| align=right|3,650||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69576)||1998 BQ46|| align=right|16,3|| align=right|2,329|| align=right|0,105|| align=right|2,92|| align=right|3,554||MBA||28. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69577)||1998 CE5|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,118|| align=right|2,19|| align=right|3,683||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69578)||1998 DC|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,069|| align=right|4,11|| align=right|3,629||MBA||16. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69579)||1998 DQ1|| align=right|17,2|| align=right|2,281|| align=right|0,133|| align=right|2,09|| align=right|3,444||MBA||20. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(69580)||1998 DR7|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,162|| align=right|4,08|| align=right|3,454||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(69581)||1998 DX8|| align=right|16,4|| align=right|2,330|| align=right|0,111|| align=right|1,35|| align=right|3,555||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69582)||1998 DM10|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,103|| align=right|6,43|| align=right|3,643||MBA||23. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(69583)||1998 DP10|| align=right|15,6|| align=right|2,202|| align=right|0,072|| align=right|2,98|| align=right|3,267||MBA||23. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(69584)||1998 DZ10|| align=right|15,2|| align=right|2,243|| align=right|0,125|| align=right|7,04|| align=right|3,359||MBA||17. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69585)||1998 DN35|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,120|| align=right|0,95|| align=right|3,355||MBA||27. února 1998||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(69586)||1998 DE36|| align=right|15,7|| align=right|2,253|| align=right|0,117|| align=right|5,44|| align=right|3,381||MBA||25. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69587)||1998 EZ1|| align=right|15,9|| align=right|2,448|| align=right|0,010|| align=right|3,51|| align=right|3,830||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69588)||1998 EF4|| align=right|16,7|| align=right|2,288|| align=right|0,074|| align=right|6,02|| align=right|3,459||MBA||2. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69589)||1998 EM7|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,163|| align=right|4,39|| align=right|3,444||MBA||1. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69590)||1998 EL8|| align=right|15,1|| align=right|2,259|| align=right|0,136|| align=right|5,61|| align=right|3,395||MBA||3. března 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(69591)||1998 EV13|| align=right|15,4|| align=right|2,321|| align=right|0,145|| align=right|3,27|| align=right|3,535||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69592)||1998 EO14|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,105|| align=right|3,17|| align=right|3,698||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69593)||1998 EN21|| align=right|14,9|| align=right|2,276|| align=right|0,063|| align=right|7,59|| align=right|3,433||MBA||11. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69594)||1998 FF11|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,141|| align=right|3,32|| align=right|3,604||MBA||24. března 1998||Drebach||G. Lehmann
|-
|(69595)||1998 FK11|| align=right|15,6|| align=right|2,297|| align=right|0,049|| align=right|7,43|| align=right|3,480||MBA||22. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69596)||1998 FT14|| align=right|15,2|| align=right|2,314|| align=right|0,043|| align=right|6,97|| align=right|3,520||MBA||26. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69597)||1998 FQ15|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,164|| align=right|2,93|| align=right|3,377||MBA||28. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69598)||1998 FT18|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,206|| align=right|3,56|| align=right|3,799||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69599)||1998 FH19|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,166|| align=right|5,59|| align=right|3,583||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69600)||1998 FC23|| align=right|15,3|| align=right|2,274|| align=right|0,046|| align=right|7,13|| align=right|3,428||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69601)||1998 FB27|| align=right|16,2|| align=right|2,390|| align=right|0,152|| align=right|4,58|| align=right|3,695||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69602)||1998 FE28|| align=right|15,9|| align=right|2,335|| align=right|0,088|| align=right|4,07|| align=right|3,567||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69603)||1998 FD29|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,148|| align=right|1,80|| align=right|3,498||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69604)||1998 FH35|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,119|| align=right|3,57|| align=right|3,505||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69605)||1998 FA38|| align=right|16,2|| align=right|2,416|| align=right|0,158|| align=right|0,33|| align=right|3,756||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69606)||1998 FX40|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,123|| align=right|5,30|| align=right|3,639||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69607)||1998 FZ41|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,166|| align=right|1,66|| align=right|3,607||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69608)||1998 FJ42|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,178|| align=right|2,22|| align=right|3,614||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69609)||1998 FQ42|| align=right|15,8|| align=right|2,224|| align=right|0,079|| align=right|3,12|| align=right|3,317||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69610)||1998 FD43|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,132|| align=right|2,66|| align=right|3,704||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69611)||1998 FP46|| align=right|16,4|| align=right|2,243|| align=right|0,077|| align=right|4,17|| align=right|3,358||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69612)||1998 FW46|| align=right|16,6|| align=right|2,257|| align=right|0,094|| align=right|3,78|| align=right|3,390||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69613)||1998 FK47|| align=right|14,4|| align=right|2,330|| align=right|0,127|| align=right|7,37|| align=right|3,556||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69614)||1998 FK48|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,135|| align=right|4,83|| align=right|3,381||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69615)||1998 FF49|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,166|| align=right|2,03|| align=right|3,604||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69616)||1998 FY49|| align=right|15,3|| align=right|2,401|| align=right|0,073|| align=right|6,61|| align=right|3,721||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69617)||1998 FD52|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,106|| align=right|5,90|| align=right|3,527||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69618)||1998 FY52|| align=right|15,8|| align=right|2,289|| align=right|0,148|| align=right|5,69|| align=right|3,461||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69619)||1998 FM53|| align=right|15,7|| align=right|2,313|| align=right|0,078|| align=right|6,64|| align=right|3,516||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69620)||1998 FP53|| align=right|16,0|| align=right|2,241|| align=right|0,233|| align=right|6,53|| align=right|3,353||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69621)||1998 FA54|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,157|| align=right|2,04|| align=right|3,620||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69622)||1998 FS54|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,070|| align=right|6,04|| align=right|3,578||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69623)||1998 FM55|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,085|| align=right|3,74|| align=right|3,448||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69624)||1998 FN57|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,115|| align=right|5,58|| align=right|3,485||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69625)||1998 FG58|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,122|| align=right|7,12|| align=right|3,621||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69626)||1998 FM59|| align=right|15,6|| align=right|2,371|| align=right|0,109|| align=right|3,44|| align=right|3,651||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69627)||1998 FC62|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,139|| align=right|9,43|| align=right|3,776||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69628)||1998 FD62|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,096|| align=right|6,22|| align=right|3,597||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69629)||1998 FS62|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,115|| align=right|6,08|| align=right|3,773||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69630)||1998 FA63|| align=right|16,4|| align=right|2,328|| align=right|0,099|| align=right|5,46|| align=right|3,552||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69631)||1998 FF63|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,167|| align=right|12,86|| align=right|4,059||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69632)||1998 FN64|| align=right|16,2|| align=right|2,308|| align=right|0,082|| align=right|6,88|| align=right|3,506||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69633)||1998 FM65|| align=right|16,2|| align=right|2,544|| align=right|0,208|| align=right|4,28|| align=right|4,056||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69634)||1998 FH68|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,123|| align=right|2,74|| align=right|3,671||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69635)||1998 FJ68|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,194|| align=right|0,34|| align=right|3,574||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69636)||1998 FE71|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,102|| align=right|3,44|| align=right|3,487||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69637)||1998 FN71|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,155|| align=right|9,26|| align=right|3,755||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69638)||1998 FU71|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,120|| align=right|2,40|| align=right|3,691||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69639)||1998 FR75|| align=right|14,8|| align=right|2,336|| align=right|0,075|| align=right|7,42|| align=right|3,570||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69640)||1998 FP76|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,060|| align=right|4,73|| align=right|3,462||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69641)||1998 FQ77|| align=right|15,2|| align=right|2,303|| align=right|0,139|| align=right|7,05|| align=right|3,494||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69642)||1998 FX77|| align=right|15,7|| align=right|2,233|| align=right|0,115|| align=right|4,88|| align=right|3,337||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69643)||1998 FY77|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,095|| align=right|5,21|| align=right|3,363||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69644)||1998 FT78|| align=right|15,6|| align=right|2,264|| align=right|0,153|| align=right|7,00|| align=right|3,406||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69645)||1998 FM79|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,181|| align=right|9,38|| align=right|3,706||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69646)||1998 FV79|| align=right|15,4|| align=right|2,237|| align=right|0,094|| align=right|6,05|| align=right|3,345||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69647)||1998 FO84|| align=right|15,1|| align=right|2,279|| align=right|0,057|| align=right|7,88|| align=right|3,440||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69648)||1998 FW87|| align=right|16,0|| align=right|2,218|| align=right|0,130|| align=right|4,31|| align=right|3,302||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69649)||1998 FK98|| align=right|15,8|| align=right|2,270|| align=right|0,116|| align=right|5,34|| align=right|3,418||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69650)||1998 FT99|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,064|| align=right|6,54|| align=right|3,689||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69651)||1998 FW99|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,155|| align=right|5,02|| align=right|3,720||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69652)||1998 FJ101|| align=right|15,8|| align=right|2,463|| align=right|0,126|| align=right|6,89|| align=right|3,865||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69653)||1998 FT101|| align=right|14,8|| align=right|2,304|| align=right|0,073|| align=right|3,64|| align=right|3,496||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69654)||1998 FR102|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,224|| align=right|5,94|| align=right|3,696||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69655)||1998 FD106|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,090|| align=right|6,20|| align=right|3,648||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69656)||1998 FV108|| align=right|16,0|| align=right|2,328|| align=right|0,106|| align=right|4,44|| align=right|3,552||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69657)||1998 FX108|| align=right|15,3|| align=right|2,311|| align=right|0,085|| align=right|5,30|| align=right|3,513||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69658)||1998 FC114|| align=right|14,9|| align=right|2,333|| align=right|0,159|| align=right|6,42|| align=right|3,562||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69659)||1998 FE116|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,087|| align=right|5,18|| align=right|3,641||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69660)||1998 FP117|| align=right|15,2|| align=right|2,558|| align=right|0,150|| align=right|10,52|| align=right|4,091||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69661)||1998 FZ117|| align=right|16,0|| align=right|2,479|| align=right|0,137|| align=right|3,61|| align=right|3,901||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69662)||1998 FR118|| align=right|15,7|| align=right|2,374|| align=right|0,174|| align=right|3,24|| align=right|3,656||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69663)||1998 FM119|| align=right|17,2|| align=right|2,427|| align=right|0,174|| align=right|8,74|| align=right|3,780||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69664)||1998 FN122|| align=right|15,8|| align=right|2,440|| align=right|0,131|| align=right|5,09|| align=right|3,810||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69665)||1998 FQ122|| align=right|14,5|| align=right|2,625|| align=right|0,270|| align=right|10,64|| align=right|4,252||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69666)||1998 FC123|| align=right|15,9|| align=right|2,551|| align=right|0,117|| align=right|4,88|| align=right|4,074||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69667)||1998 FL131|| align=right|16,9|| align=right|2,381|| align=right|0,132|| align=right|0,83|| align=right|3,674||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69668)||1998 FD133|| align=right|17,1|| align=right|2,338|| align=right|0,162|| align=right|0,31|| align=right|3,573||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69669)||1998 FF137|| align=right|16,9|| align=right|2,418|| align=right|0,171|| align=right|2,00|| align=right|3,759||MBA||28. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69670)||1998 FM141|| align=right|16,7|| align=right|2,456|| align=right|0,152|| align=right|2,20|| align=right|3,849||MBA||29. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69671)||1998 GY3|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,247|| align=right|13,50|| align=right|4,091||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69672)||1998 GX7|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,213|| align=right|24,79|| align=right|3,543||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69673)||1998 GX10|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,114|| align=right|5,33|| align=right|3,635||MBA||2. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69674)||1998 HP3|| align=right|15,5|| align=right|2,566|| align=right|0,240|| align=right|4,03|| align=right|4,109||MBA||19. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69675)||1998 HT7|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,236|| align=right|22,47|| align=right|3,559||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69676)||1998 HV13|| align=right|16,0|| align=right|2,329|| align=right|0,056|| align=right|5,77|| align=right|3,554||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69677)||1998 HC14|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,187|| align=right|9,29|| align=right|4,108||MBA||24. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(69678)||1998 HA15|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,190|| align=right|2,50|| align=right|3,560||MBA||18. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69679)||1998 HR15|| align=right|16,4|| align=right|2,447|| align=right|0,056|| align=right|5,22|| align=right|3,827||MBA||22. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69680)||1998 HC16|| align=right|15,8|| align=right|2,579|| align=right|0,172|| align=right|8,85|| align=right|4,140||MBA||22. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69681)||1998 HN17|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,155|| align=right|3,23|| align=right|3,539||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69682)||1998 HA19|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,135|| align=right|2,43|| align=right|3,687||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69683)||1998 HK21|| align=right|16,6|| align=right|2,411|| align=right|0,131|| align=right|2,14|| align=right|3,744||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69684)||1998 HA22|| align=right|15,8|| align=right|2,544|| align=right|0,213|| align=right|4,59|| align=right|4,057||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69685)||1998 HD22|| align=right|15,6|| align=right|2,593|| align=right|0,175|| align=right|13,81|| align=right|4,176||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69686)||1998 HR23|| align=right|16,3|| align=right|2,457|| align=right|0,154|| align=right|1,59|| align=right|3,851||MBA||28. dubna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69687)||1998 HK24|| align=right|15,7|| align=right|2,566|| align=right|0,198|| align=right|14,12|| align=right|4,110||MBA||24. dubna 1998||Mauna Kea||C. Veillet
|-
|(69688)||1998 HD25|| align=right|16,4|| align=right|2,359|| align=right|0,193|| align=right|6,02|| align=right|3,623||MBA||18. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69689)||1998 HV28|| align=right|16,3|| align=right|2,396|| align=right|0,144|| align=right|6,57|| align=right|3,709||MBA||27. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69690)||1998 HL30|| align=right|15,4|| align=right|2,254|| align=right|0,112|| align=right|5,44|| align=right|3,384||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69691)||1998 HQ32|| align=right|15,9|| align=right|2,465|| align=right|0,131|| align=right|4,60|| align=right|3,870||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69692)||1998 HZ32|| align=right|16,7|| align=right|2,337|| align=right|0,146|| align=right|1,76|| align=right|3,572||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69693)||1998 HX33|| align=right|15,5|| align=right|2,535|| align=right|0,085|| align=right|13,51|| align=right|4,036||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69694)||1998 HQ35|| align=right|15,6|| align=right|2,514|| align=right|0,113|| align=right|12,43|| align=right|3,986||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69695)||1998 HL36|| align=right|14,6|| align=right|2,325|| align=right|0,254|| align=right|9,26|| align=right|3,543||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69696)||1998 HA38|| align=right|15,1|| align=right|2,450|| align=right|0,079|| align=right|6,36|| align=right|3,835||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69697)||1998 HH39|| align=right|16,1|| align=right|2,433|| align=right|0,142|| align=right|4,49|| align=right|3,794||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69698)||1998 HW43|| align=right|15,4|| align=right|2,526|| align=right|0,121|| align=right|13,74|| align=right|4,013||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69699)||1998 HS45|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,077|| align=right|6,01|| align=right|3,726||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69700)||1998 HL46|| align=right|16,1|| align=right|2,391|| align=right|0,154|| align=right|2,42|| align=right|3,696||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69701)||1998 HP49|| align=right|16,3|| align=right|1,716|| align=right|0,111|| align=right|20,19|| align=right|2,248||MBA||30. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(69702)||1998 HP57|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,150|| align=right|9,21|| align=right|3,603||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69703)||1998 HQ63|| align=right|15,0|| align=right|2,700|| align=right|0,185|| align=right|4,62|| align=right|4,435||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69704)||1998 HS69|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,063|| align=right|6,83|| align=right|3,708||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69705)||1998 HM70|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,105|| align=right|7,34|| align=right|3,680||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69706)||1998 HJ77|| align=right|16,3|| align=right|2,343|| align=right|0,159|| align=right|5,24|| align=right|3,586||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69707)||1998 HP79|| align=right|16,1|| align=right|2,553|| align=right|0,138|| align=right|2,99|| align=right|4,079||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69708)||1998 HX85|| align=right|15,4|| align=right|2,376|| align=right|0,115|| align=right|2,86|| align=right|3,661||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69709)||1998 HH87|| align=right|15,6|| align=right|2,474|| align=right|0,147|| align=right|4,99|| align=right|3,891||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69710)||1998 HR88|| align=right|15,6|| align=right|2,286|| align=right|0,087|| align=right|2,48|| align=right|3,455||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69711)||1998 HA89|| align=right|15,8|| align=right|2,532|| align=right|0,165|| align=right|12,66|| align=right|4,028||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69712)||1998 HV90|| align=right|15,3|| align=right|2,423|| align=right|0,077|| align=right|7,18|| align=right|3,771||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69713)||1998 HB98|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,096|| align=right|4,18|| align=right|3,662||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69714)||1998 HR98|| align=right|15,1|| align=right|2,387|| align=right|0,134|| align=right|8,50|| align=right|3,687||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69715)||1998 HG104|| align=right|15,7|| align=right|2,585|| align=right|0,195|| align=right|16,67|| align=right|4,154||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69716)||1998 HG105|| align=right|15,0|| align=right|2,333|| align=right|0,107|| align=right|5,60|| align=right|3,562||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69717)||1998 HH108|| align=right|15,0|| align=right|2,569|| align=right|0,151|| align=right|9,72|| align=right|4,117||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69718)||1998 HH116|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,260|| align=right|11,32|| align=right|4,104||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69719)||1998 HY119|| align=right|15,4|| align=right|2,439|| align=right|0,075|| align=right|9,95|| align=right|3,808||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69720)||1998 HW120|| align=right|15,3|| align=right|2,355|| align=right|0,019|| align=right|8,81|| align=right|3,613||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69721)||1998 HJ125|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,159|| align=right|12,29|| align=right|4,128||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69722)||1998 HO127|| align=right|15,8|| align=right|2,317|| align=right|0,067|| align=right|6,40|| align=right|3,526||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69723)||1998 HV129|| align=right|16,0|| align=right|2,309|| align=right|0,172|| align=right|2,32|| align=right|3,507||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69724)||1998 HF133|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,096|| align=right|6,65|| align=right|3,698||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69725)||1998 HA137|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,083|| align=right|6,93|| align=right|3,454||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69726)||1998 HR144|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,083|| align=right|5,06|| align=right|3,617||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69727)||1998 HD145|| align=right|15,1|| align=right|2,572|| align=right|0,125|| align=right|8,10|| align=right|4,125||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69728)||1998 HG145|| align=right|15,3|| align=right|2,491|| align=right|0,075|| align=right|5,91|| align=right|3,931||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69729)||1998 HE149|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,181|| align=right|12,25|| align=right|4,416||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69730)||1998 HF149|| align=right|15,6|| align=right|2,580|| align=right|0,179|| align=right|11,71|| align=right|4,144||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69731)||1998 HP152|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,137|| align=right|2,45|| align=right|3,497||MBA||22. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69732)||1998 JE|| align=right|14,6|| align=right|2,320|| align=right|0,091|| align=right|3,81|| align=right|3,533||MBA||1. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69733)||1998 JS2|| align=right|14,7|| align=right|2,419|| align=right|0,200|| align=right|7,78|| align=right|3,762||MBA||1. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69734)||1998 KF1|| align=right|15,5|| align=right|2,436|| align=right|0,119|| align=right|2,29|| align=right|3,800||MBA||18. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69735)||1998 KB7|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,057|| align=right|6,14|| align=right|3,730||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69736)||1998 KT7|| align=right|17,2|| align=right|2,634|| align=right|0,278|| align=right|13,59|| align=right|4,275||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69737)||1998 KS12|| align=right|16,3|| align=right|2,417|| align=right|0,133|| align=right|2,26|| align=right|3,758||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69738)||1998 KL16|| align=right|16,0|| align=right|2,580|| align=right|0,197|| align=right|10,33|| align=right|4,143||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69739)||1998 KX19|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,106|| align=right|12,91|| align=right|4,142||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69740)||1998 KK26|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,147|| align=right|12,31|| align=right|4,211||MBA||22. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69741)||1998 KR43|| align=right|14,7|| align=right|2,333|| align=right|0,145|| align=right|25,05|| align=right|3,563||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69742)||1998 KD44|| align=right|14,8|| align=right|2,442|| align=right|0,068|| align=right|5,73|| align=right|3,815||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69743)||1998 KG53|| align=right|15,3|| align=right|2,655|| align=right|0,154|| align=right|14,85|| align=right|4,324||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69744)||1998 KM56|| align=right|16,1|| align=right|2,614|| align=right|0,204|| align=right|5,98|| align=right|4,226||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69745)||1998 KR57|| align=right|15,9|| align=right|2,551|| align=right|0,138|| align=right|6,80|| align=right|4,073||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69746)||1998 KC58|| align=right|15,2|| align=right|2,614|| align=right|0,179|| align=right|9,72|| align=right|4,226||MBA||28. května 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69747)||1998 KD58|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,112|| align=right|15,09|| align=right|4,043||MBA||28. května 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69748)||1998 KG59|| align=right|14,7|| align=right|2,532|| align=right|0,138|| align=right|15,07|| align=right|4,027||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69749)||1998 MZ1|| align=right|14,9|| align=right|2,751|| align=right|0,308|| align=right|9,20|| align=right|4,561||MBA||21. června 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69750)||1998 MA5|| align=right|15,8|| align=right|2,655|| align=right|0,062|| align=right|4,23|| align=right|4,324||MBA||19. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69751)||1998 MV17|| align=right|16,0|| align=right|2,631|| align=right|0,143|| align=right|4,32|| align=right|4,268||MBA||22. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69752)||1998 ME32|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,180|| align=right|3,36|| align=right|4,171||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69753)||1998 ML34|| align=right|15,2|| align=right|2,712|| align=right|0,190|| align=right|4,42|| align=right|4,464||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69754)||1998 MM39|| align=right|15,2|| align=right|2,657|| align=right|0,203|| align=right|12,20|| align=right|4,330||MBA||26. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69755)||1998 MQ40|| align=right|16,3|| align=right|2,691|| align=right|0,241|| align=right|3,65|| align=right|4,413||MBA||26. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69756)||1998 OY3|| align=right|16,0|| align=right|2,783|| align=right|0,086|| align=right|3,30|| align=right|4,643||MBA||24. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69757)||1998 OD7|| align=right|14,4|| align=right|2,800|| align=right|0,088|| align=right|7,75|| align=right|4,684||MBA||28. července 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69758)||1998 OP10|| align=right|13,8|| align=right|2,648|| align=right|0,155|| align=right|10,31|| align=right|4,307||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69759)||1998 OT10|| align=right|14,7|| align=right|2,788|| align=right|0,062|| align=right|3,32|| align=right|4,654||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69760)||1998 PR|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,063|| align=right|4,25|| align=right|4,588||MBA||15. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69761)||1998 QM4|| align=right|14,5|| align=right|2,639|| align=right|0,158|| align=right|15,65|| align=right|4,286||MBA||21. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(69762)||1998 QS5|| align=right|14,9|| align=right|2,741|| align=right|0,228|| align=right|6,69|| align=right|4,537||MBA||23. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69763)||1998 QH9|| align=right|15,1|| align=right|2,732|| align=right|0,243|| align=right|15,54|| align=right|4,515||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69764)||1998 QS10|| align=right|14,7|| align=right|2,661|| align=right|0,173|| align=right|12,18|| align=right|4,339||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69765)||1998 QN12|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,237|| align=right|4,69|| align=right|4,409||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69766)||1998 QZ19|| align=right|15,0|| align=right|2,748|| align=right|0,070|| align=right|5,08|| align=right|4,556||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69767)||1998 QA20|| align=right|14,2|| align=right|2,671|| align=right|0,219|| align=right|11,38|| align=right|4,365||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69768)||1998 QF24|| align=right|15,1|| align=right|2,754|| align=right|0,141|| align=right|6,73|| align=right|4,569||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69769)||1998 QM24|| align=right|15,5|| align=right|2,810|| align=right|0,238|| align=right|7,96|| align=right|4,710||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69770)||1998 QN26|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,247|| align=right|9,63|| align=right|4,269||MBA||24. srpna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(69771)||1998 QT32|| align=right|14,4|| align=right|2,848|| align=right|0,081|| align=right|1,07|| align=right|4,806||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69772)||1998 QU32|| align=right|14,7|| align=right|2,754|| align=right|0,141|| align=right|12,29|| align=right|4,570||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69773)||1998 QT34|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,219|| align=right|4,53|| align=right|4,298||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69774)||1998 QN41|| align=right|14,5|| align=right|2,877|| align=right|0,017|| align=right|1,59|| align=right|4,880||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69775)||1998 QK46|| align=right|14,6|| align=right|3,081|| align=right|0,241|| align=right|14,52|| align=right|5,406||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69776)||1998 QB49|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,146|| align=right|16,65|| align=right|4,411||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69777)||1998 QJ49|| align=right|13,8|| align=right|2,761|| align=right|0,117|| align=right|25,22|| align=right|4,587||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69778)||1998 QM53|| align=right|14,0|| align=right|3,021|| align=right|0,085|| align=right|9,30|| align=right|5,251||MBA||20. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69779)||1998 QZ53|| align=right|16,0|| align=right|2,772|| align=right|0,276|| align=right|8,27|| align=right|4,614||MBA||19. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69780)||1998 QG55|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,339|| align=right|9,93|| align=right|4,584||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69781)||1998 QL59|| align=right|15,2|| align=right|2,760|| align=right|0,217|| align=right|7,77|| align=right|4,584||MBA||26. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69782)||1998 QF60|| align=right|15,2|| align=right|2,915|| align=right|0,049|| align=right|2,54|| align=right|4,975||MBA||26. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69783)||1998 QC67|| align=right|14,8|| align=right|2,783|| align=right|0,142|| align=right|11,99|| align=right|4,642||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69784)||1998 QP70|| align=right|14,7|| align=right|2,696|| align=right|0,185|| align=right|12,04|| align=right|4,427||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69785)||1998 QU71|| align=right|14,4|| align=right|2,608|| align=right|0,175|| align=right|9,57|| align=right|4,212||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69786)||1998 QS77|| align=right|14,0|| align=right|2,963|| align=right|0,088|| align=right|9,04|| align=right|5,099||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69787)||1998 QH80|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,326|| align=right|13,16|| align=right|4,507||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69788)||1998 QY85|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,238|| align=right|11,07|| align=right|4,350||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69789)||1998 QS87|| align=right|14,3|| align=right|2,663|| align=right|0,283|| align=right|15,49|| align=right|4,345||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69790)||1998 QM88|| align=right|14,8|| align=right|2,901|| align=right|0,260|| align=right|10,48|| align=right|4,941||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69791)||1998 QG89|| align=right|14,3|| align=right|2,626|| align=right|0,149|| align=right|12,77|| align=right|4,255||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69792)||1998 QS96|| align=right|15,5|| align=right|2,861|| align=right|0,305|| align=right|7,27|| align=right|4,838||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69793)||1998 QV96|| align=right|13,9|| align=right|2,971|| align=right|0,055|| align=right|11,49|| align=right|5,120||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69794)||1998 QM104|| align=right|14,9|| align=right|2,947|| align=right|0,085|| align=right|16,82|| align=right|5,057||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69795)||1998 RA3|| align=right|15,4|| align=right|2,887|| align=right|0,070|| align=right|1,92|| align=right|4,904||MBA||13. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69796)||1998 RV5|| align=right|13,9|| align=right|3,006|| align=right|0,125|| align=right|11,07|| align=right|5,212||MBA||15. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69797)||1998 RF6|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,044|| align=right|6,31|| align=right|4,506||MBA||14. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69798)||1998 RU11|| align=right|14,6|| align=right|3,054|| align=right|0,101|| align=right|9,48|| align=right|5,337||MBA||13. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69799)||1998 RD12|| align=right|15,8|| align=right|2,736|| align=right|0,106|| align=right|0,97|| align=right|4,524||MBA||14. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69800)||1998 RD13|| align=right|14,8|| align=right|2,930|| align=right|0,072|| align=right|1,85|| align=right|5,016||MBA||14. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69801)||1998 RS14|| align=right|15,2|| align=right|3,014|| align=right|0,140|| align=right|9,01|| align=right|5,233||MBA||14. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69802)||1998 RX15|| align=right|15,0|| align=right|2,867|| align=right|0,081|| align=right|0,96|| align=right|4,855||MBA||14. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69803)||1998 RL20|| align=right|14,1|| align=right|2,765|| align=right|0,056|| align=right|7,46|| align=right|4,598||MBA||15. září 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(69804)||1998 RV22|| align=right|15,5|| align=right|2,779|| align=right|0,146|| align=right|9,51|| align=right|4,631||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69805)||1998 RF23|| align=right|15,3|| align=right|2,756|| align=right|0,111|| align=right|6,24|| align=right|4,574||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69806)||1998 RC24|| align=right|15,6|| align=right|2,760|| align=right|0,100|| align=right|4,07|| align=right|4,584||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69807)||1998 RE24|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,109|| align=right|3,98|| align=right|4,684||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69808)||1998 RO29|| align=right|15,8|| align=right|2,790|| align=right|0,151|| align=right|12,82|| align=right|4,660||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69809)||1998 RM33|| align=right|14,6|| align=right|2,733|| align=right|0,148|| align=right|5,22|| align=right|4,517||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69810)||1998 RF42|| align=right|14,9|| align=right|2,766|| align=right|0,259|| align=right|7,64|| align=right|4,600||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69811)||1998 RC47|| align=right|15,3|| align=right|2,894|| align=right|0,084|| align=right|16,55|| align=right|4,922||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69812)||1998 RV47|| align=right|15,1|| align=right|2,975|| align=right|0,075|| align=right|9,29|| align=right|5,129||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69813)||1998 RB50|| align=right|15,2|| align=right|2,805|| align=right|0,102|| align=right|4,14|| align=right|4,698||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69814)||1998 RD50|| align=right|14,0|| align=right|2,789|| align=right|0,093|| align=right|12,76|| align=right|4,656||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69815)||1998 RC54|| align=right|14,3|| align=right|3,089|| align=right|0,125|| align=right|7,95|| align=right|5,429||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69816)||1998 RS57|| align=right|14,2|| align=right|2,781|| align=right|0,106|| align=right|9,16|| align=right|4,636||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69817)||1998 RB58|| align=right|15,5|| align=right|2,862|| align=right|0,004|| align=right|2,66|| align=right|4,842||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69818)||1998 RP61|| align=right|14,5|| align=right|2,768|| align=right|0,315|| align=right|7,60|| align=right|4,603||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69819)||1998 RK62|| align=right|15,4|| align=right|2,795|| align=right|0,184|| align=right|13,55|| align=right|4,672||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69820)||1998 RR63|| align=right|14,8|| align=right|2,755|| align=right|0,039|| align=right|6,36|| align=right|4,572||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69821)||1998 RA65|| align=right|15,3|| align=right|2,897|| align=right|0,069|| align=right|1,86|| align=right|4,929||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69822)||1998 RD65|| align=right|14,5|| align=right|3,000|| align=right|0,078|| align=right|0,98|| align=right|5,195||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69823)||1998 RQ68|| align=right|14,7|| align=right|2,879|| align=right|0,092|| align=right|1,43|| align=right|4,885||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69824)||1998 RO70|| align=right|14,3|| align=right|2,772|| align=right|0,147|| align=right|9,42|| align=right|4,614||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69825)||1998 RU71|| align=right|14,9|| align=right|2,910|| align=right|0,111|| align=right|2,72|| align=right|4,963||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69826)||1998 RE72|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,074|| align=right|10,42|| align=right|5,108||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69827)||1998 RR72|| align=right|14,3|| align=right|2,893|| align=right|0,109|| align=right|2,65|| align=right|4,921||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69828)||1998 RX73|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,225|| align=right|6,44|| align=right|5,320||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69829)||1998 RS74|| align=right|14,3|| align=right|2,775|| align=right|0,147|| align=right|8,82|| align=right|4,621||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69830)||1998 RA75|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,148|| align=right|11,32|| align=right|4,306||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69831)||1998 RO75|| align=right|14,8|| align=right|2,867|| align=right|0,065|| align=right|6,17|| align=right|4,854||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69832)||1998 RA76|| align=right|15,6|| align=right|2,771|| align=right|0,149|| align=right|2,24|| align=right|4,612||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69833)||1998 RO76|| align=right|14,9|| align=right|3,041|| align=right|0,122|| align=right|11,24|| align=right|5,303||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69834)||1998 RH77|| align=right|14,2|| align=right|2,993|| align=right|0,076|| align=right|9,85|| align=right|5,177||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69835)||1998 RV78|| align=right|14,7|| align=right|2,773|| align=right|0,065|| align=right|10,77|| align=right|4,617||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69836)||1998 SZ2|| align=right|14,8|| align=right|2,790|| align=right|0,125|| align=right|13,04|| align=right|4,660||MBA||18. září 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(69837)||1998 SE4|| align=right|13,6|| align=right|2,981|| align=right|0,112|| align=right|10,81|| align=right|5,146||MBA||19. září 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69838)||1998 SX5|| align=right|14,9|| align=right|2,794|| align=right|0,044|| align=right|6,83|| align=right|4,670||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69839)||1998 SJ10|| align=right|15,4|| align=right|3,054|| align=right|0,178|| align=right|1,16|| align=right|5,335||MBA||18. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69840)||1998 SM10|| align=right|13,7|| align=right|2,972|| align=right|0,150|| align=right|12,98|| align=right|5,123||MBA||16. září 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(69841)||1998 SA12|| align=right|15,0|| align=right|3,094|| align=right|0,143|| align=right|8,28|| align=right|5,442||MBA||22. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69842)||1998 SE20|| align=right|15,2|| align=right|3,005|| align=right|0,114|| align=right|8,44|| align=right|5,209||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69843)||1998 SL22|| align=right|15,2|| align=right|2,917|| align=right|0,085|| align=right|0,93|| align=right|4,982||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(69844)||1998 SY22|| align=right|15,1|| align=right|2,974|| align=right|0,112|| align=right|10,24|| align=right|5,127||MBA||23. září 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(69845)||1998 SU26|| align=right|13,6|| align=right|3,161|| align=right|0,115|| align=right|16,60|| align=right|5,618||MBA||24. září 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(69846)||1998 SO32|| align=right|15,6|| align=right|2,758|| align=right|0,055|| align=right|5,97|| align=right|4,580||MBA||23. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69847)||1998 SD35|| align=right|16,9|| align=right|1,892|| align=right|0,041|| align=right|20,26|| align=right|2,602||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69848)||1998 SQ35|| align=right|13,6|| align=right|3,069|| align=right|0,093|| align=right|15,98|| align=right|5,375||MBA||22. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69849)||1998 SZ38|| align=right|16,4|| align=right|2,857|| align=right|0,218|| align=right|0,83|| align=right|4,828||MBA||23. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69850)||1998 SN40|| align=right|14,7|| align=right|2,840|| align=right|0,049|| align=right|6,62|| align=right|4,786||MBA||24. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69851)||1998 SY45|| align=right|14,6|| align=right|3,209|| align=right|0,070|| align=right|10,26|| align=right|5,747||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69852)||1998 SH51|| align=right|15,7|| align=right|3,124|| align=right|0,161|| align=right|0,14|| align=right|5,521||MBA||26. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69853)||1998 SP53|| align=right|14,1|| align=right|2,847|| align=right|0,135|| align=right|4,57|| align=right|4,803||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69854)||1998 SS54|| align=right|13,7|| align=right|3,035|| align=right|0,027|| align=right|15,94|| align=right|5,286||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69855)||1998 SX55|| align=right|14,7|| align=right|2,587|| align=right|0,171|| align=right|13,44|| align=right|4,161||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69856)||1998 SZ56|| align=right|14,8|| align=right|2,937|| align=right|0,075|| align=right|3,06|| align=right|5,033||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69857)||1998 SG57|| align=right|15,0|| align=right|2,867|| align=right|0,061|| align=right|2,52|| align=right|4,853||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69858)||1998 SM57|| align=right|14,2|| align=right|2,894|| align=right|0,087|| align=right|3,09|| align=right|4,922||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69859)||1998 SQ57|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,142|| align=right|3,29|| align=right|5,431||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69860)||1998 SX57|| align=right|15,2|| align=right|2,810|| align=right|0,068|| align=right|3,71|| align=right|4,711||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69861)||1998 SP58|| align=right|14,4|| align=right|2,969|| align=right|0,079|| align=right|9,44|| align=right|5,115||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69862)||1998 SB59|| align=right|14,9|| align=right|3,008|| align=right|0,141|| align=right|4,22|| align=right|5,216||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69863)||1998 SD59|| align=right|14,6|| align=right|2,932|| align=right|0,098|| align=right|2,27|| align=right|5,021||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69864)||1998 SG59|| align=right|15,1|| align=right|2,805|| align=right|0,141|| align=right|10,54|| align=right|4,698||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69865)||1998 SO60|| align=right|15,2|| align=right|2,878|| align=right|0,129|| align=right|2,36|| align=right|4,880||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69866)||1998 ST60|| align=right|14,4|| align=right|2,878|| align=right|0,073|| align=right|3,07|| align=right|4,882||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69867)||1998 SA61|| align=right|14,4|| align=right|2,900|| align=right|0,066|| align=right|2,70|| align=right|4,938||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69868)||1998 SU61|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,108|| align=right|10,41|| align=right|5,400||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69869)||1998 SX62|| align=right|14,2|| align=right|3,101|| align=right|0,153|| align=right|12,52|| align=right|5,460||MBA||25. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69870)||1998 SM64|| align=right|13,3|| align=right|3,162|| align=right|0,279|| align=right|21,58|| align=right|5,623||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69871)||1998 SW64|| align=right|15,3|| align=right|3,113|| align=right|0,156|| align=right|9,00|| align=right|5,491||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69872)||1998 SY70|| align=right|14,2|| align=right|3,032|| align=right|0,026|| align=right|9,29|| align=right|5,278||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69873)||1998 SB71|| align=right|13,3|| align=right|2,988|| align=right|0,056|| align=right|10,71|| align=right|5,164||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69874)||1998 SQ73|| align=right|13,8|| align=right|3,081|| align=right|0,112|| align=right|14,62|| align=right|5,408||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69875)||1998 SB74|| align=right|14,8|| align=right|3,101|| align=right|0,154|| align=right|3,57|| align=right|5,459||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69876)||1998 SV74|| align=right|14,8|| align=right|3,107|| align=right|0,142|| align=right|6,02|| align=right|5,477||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69877)||1998 SU79|| align=right|15,4|| align=right|2,979|| align=right|0,112|| align=right|2,14|| align=right|5,140||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69878)||1998 SJ81|| align=right|15,6|| align=right|2,804|| align=right|0,079|| align=right|3,03|| align=right|4,695||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69879)||1998 SN81|| align=right|15,1|| align=right|2,802|| align=right|0,082|| align=right|2,78|| align=right|4,689||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69880)||1998 SQ81|| align=right|14,4|| align=right|2,868|| align=right|0,057|| align=right|2,31|| align=right|4,856||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69881)||1998 SL91|| align=right|14,4|| align=right|2,974|| align=right|0,065|| align=right|10,96|| align=right|5,128||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69882)||1998 SP92|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,187|| align=right|16,28|| align=right|5,431||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69883)||1998 SK98|| align=right|14,6|| align=right|3,089|| align=right|0,053|| align=right|11,14|| align=right|5,429||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69884)||1998 SF99|| align=right|14,7|| align=right|3,025|| align=right|0,136|| align=right|16,43|| align=right|5,260||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69885)||1998 SD100|| align=right|13,4|| align=right|3,228|| align=right|0,031|| align=right|22,30|| align=right|5,798||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69886)||1998 SH100|| align=right|14,0|| align=right|2,968|| align=right|0,063|| align=right|9,55|| align=right|5,112||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69887)||1998 SJ100|| align=right|14,4|| align=right|2,686|| align=right|0,099|| align=right|12,89|| align=right|4,402||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69888)||1998 SB102|| align=right|15,3|| align=right|2,937|| align=right|0,129|| align=right|10,16|| align=right|5,032||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69889)||1998 SU110|| align=right|16,6|| align=right|2,427|| align=right|0,109|| align=right|1,93|| align=right|3,780||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69890)||1998 SZ110|| align=right|16,2|| align=right|2,579|| align=right|0,173|| align=right|1,57|| align=right|4,142||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69891)||1998 SF112|| align=right|15,3|| align=right|2,924|| align=right|0,103|| align=right|3,15|| align=right|4,998||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69892)||1998 SF114|| align=right|13,5|| align=right|2,983|| align=right|0,091|| align=right|9,92|| align=right|5,152||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69893)||1998 SL118|| align=right|15,1|| align=right|3,024|| align=right|0,242|| align=right|1,40|| align=right|5,257||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69894)||1998 SD125|| align=right|13,8|| align=right|2,997|| align=right|0,076|| align=right|11,26|| align=right|5,187||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69895)||1998 SA126|| align=right|14,3|| align=right|2,997|| align=right|0,097|| align=right|4,82|| align=right|5,188||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69896)||1998 SE130|| align=right|14,1|| align=right|2,935|| align=right|0,050|| align=right|1,87|| align=right|5,027||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69897)||1998 SN131|| align=right|13,8|| align=right|2,762|| align=right|0,080|| align=right|6,90|| align=right|4,589||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69898)||1998 SX134|| align=right|14,2|| align=right|2,764|| align=right|0,167|| align=right|9,77|| align=right|4,594||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69899)||1998 SZ137|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,117|| align=right|12,73|| align=right|5,377||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69900)||1998 SN138|| align=right|14,6|| align=right|3,109|| align=right|0,206|| align=right|4,22|| align=right|5,481||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69901)||1998 SA141|| align=right|15,3|| align=right|2,968|| align=right|0,093|| align=right|1,58|| align=right|5,113||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69902)||1998 SS141|| align=right|14,8|| align=right|3,035|| align=right|0,062|| align=right|9,78|| align=right|5,286||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69903)||1998 SU142|| align=right|14,9|| align=right|3,041|| align=right|0,129|| align=right|11,45|| align=right|5,303||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69904)||1998 SH143|| align=right|13,5|| align=right|3,176|| align=right|0,102|| align=right|6,41|| align=right|5,659||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69905)||1998 SA146|| align=right|15,0|| align=right|3,067|| align=right|0,040|| align=right|8,92|| align=right|5,371||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69906)||1998 SU146|| align=right|14,3|| align=right|3,085|| align=right|0,054|| align=right|10,76|| align=right|5,419||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69907)||1998 SW146|| align=right|15,3|| align=right|3,059|| align=right|0,200|| align=right|2,31|| align=right|5,350||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69908)||1998 SU153|| align=right|15,1|| align=right|2,793|| align=right|0,023|| align=right|5,22|| align=right|4,666||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69909)||1998 SS154|| align=right|15,3|| align=right|2,915|| align=right|0,231|| align=right|15,51|| align=right|4,975||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69910)||1998 SE155|| align=right|15,4|| align=right|3,071|| align=right|0,210|| align=right|0,74|| align=right|5,382||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69911)||1998 SF155|| align=right|14,2|| align=right|3,052|| align=right|0,055|| align=right|12,39|| align=right|5,331||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69912)||1998 SE156|| align=right|15,3|| align=right|2,918|| align=right|0,039|| align=right|2,03|| align=right|4,984||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69913)||1998 SF157|| align=right|13,7|| align=right|3,099|| align=right|0,103|| align=right|16,48|| align=right|5,455||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69914)||1998 ST158|| align=right|14,4|| align=right|3,056|| align=right|0,163|| align=right|7,23|| align=right|5,340||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69915)||1998 SU165|| align=right|17,3|| align=right|1,887|| align=right|0,098|| align=right|23,85|| align=right|2,591||MBA||23. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(69916)||1998 SV166|| align=right|15,6|| align=right|2,772|| align=right|0,072|| align=right|6,37|| align=right|4,615||MBA||23. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69917)||1998 TF|| align=right|13,2|| align=right|2,716|| align=right|0,180|| align=right|7,91|| align=right|4,475||MBA||10. října 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69918)||1998 TP6|| align=right|15,3|| align=right|2,796|| align=right|0,293|| align=right|10,31|| align=right|4,674||MBA||15. října 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(69919)||1998 TK9|| align=right|13,7|| align=right|3,201|| align=right|0,096|| align=right|5,61|| align=right|5,727||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69920)||1998 TQ9|| align=right|15,3|| align=right|3,082|| align=right|0,192|| align=right|5,31|| align=right|5,410||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69921)||1998 TM19|| align=right|14,7|| align=right|2,988|| align=right|0,045|| align=right|7,66|| align=right|5,164||MBA||15. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69922)||1998 TF20|| align=right|13,5|| align=right|3,228|| align=right|0,092|| align=right|14,35|| align=right|5,798||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69923)||1998 TR22|| align=right|15,7|| align=right|3,004|| align=right|0,147|| align=right|1,87|| align=right|5,205||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69924)||1998 TX22|| align=right|14,5|| align=right|3,071|| align=right|0,115|| align=right|10,39|| align=right|5,382||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69925)||1998 TU30|| align=right|13,1|| align=right|3,148|| align=right|0,114|| align=right|11,45|| align=right|5,583||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69926)||1998 TZ31|| align=right|14,7|| align=right|2,847|| align=right|0,183|| align=right|3,80|| align=right|4,802||MBA||11. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69927)||1998 TN32|| align=right|15,0|| align=right|3,058|| align=right|0,161|| align=right|11,12|| align=right|5,347||MBA||11. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69928)||1998 TY32|| align=right|14,9|| align=right|2,766|| align=right|0,124|| align=right|9,41|| align=right|4,599||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69929)||1998 TA33|| align=right|15,0|| align=right|3,089|| align=right|0,173|| align=right|1,27|| align=right|5,428||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69930)||1998 TQ33|| align=right|13,2|| align=right|2,762|| align=right|0,147|| align=right|14,66|| align=right|4,588||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69931)||1998 UA|| align=right|13,5|| align=right|2,756|| align=right|0,150|| align=right|34,43|| align=right|4,575||MBA||16. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(69932)||1998 UK|| align=right|15,2|| align=right|3,058|| align=right|0,147|| align=right|12,14|| align=right|5,347||MBA||16. října 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69933)||1998 UA7|| align=right|13,0|| align=right|3,154|| align=right|0,071|| align=right|22,72|| align=right|5,601||MBA||21. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(69934)||1998 US13|| align=right|15,3|| align=right|2,948|| align=right|0,107|| align=right|3,06|| align=right|5,060||MBA||23. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69935)||1998 UA17|| align=right|15,9|| align=right|1,938|| align=right|0,045|| align=right|22,11|| align=right|2,697||MBA||27. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(69936)||1998 UD17|| align=right|13,9|| align=right|3,068|| align=right|0,048|| align=right|8,26|| align=right|5,374||MBA||17. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69937)||1998 UZ21|| align=right|14,6|| align=right|2,727|| align=right|0,151|| align=right|10,08|| align=right|4,502||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69938)||1998 US23|| align=right|15,0|| align=right|2,819|| align=right|0,132|| align=right|10,33|| align=right|4,732||MBA||17. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69939)||1998 UQ25|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,126|| align=right|6,01|| align=right|5,156||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69940)||1998 UD26|| align=right|13,9|| align=right|2,766|| align=right|0,151|| align=right|14,01|| align=right|4,601||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69941)||1998 UL30|| align=right|13,6|| align=right|3,072|| align=right|0,077|| align=right|12,14|| align=right|5,383||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69942)||1998 UC31|| align=right|14,2|| align=right|2,767|| align=right|0,200|| align=right|9,13|| align=right|4,601||MBA||25. října 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(69943)||1998 UE34|| align=right|13,6|| align=right|3,063|| align=right|0,040|| align=right|9,42|| align=right|5,361||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69944)||1998 UM35|| align=right|15,3|| align=right|2,840|| align=right|0,193|| align=right|2,07|| align=right|4,785||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69945)||1998 UD38|| align=right|14,9|| align=right|2,777|| align=right|0,190|| align=right|9,95|| align=right|4,626||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69946)||1998 UU40|| align=right|15,4|| align=right|2,837|| align=right|0,169|| align=right|1,05|| align=right|4,778||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69947)||1998 UZ44|| align=right|14,2|| align=right|3,175|| align=right|0,047|| align=right|9,35|| align=right|5,657||MBA||20. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69948)||1998 VD2|| align=right|15,0|| align=right|3,021|| align=right|0,129|| align=right|1,31|| align=right|5,250||MBA||9. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69949)||1998 VN4|| align=right|14,3|| align=right|3,158|| align=right|0,067|| align=right|10,34|| align=right|5,611||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69950)||1998 VW4|| align=right|14,3|| align=right|3,210|| align=right|0,231|| align=right|8,36|| align=right|5,751||MBA||12. listopadu 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(69951)||1998 VK6|| align=right|14,8|| align=right|2,774|| align=right|0,202|| align=right|4,67|| align=right|4,621||MBA||11. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(69952)||1998 VW12|| align=right|14,4|| align=right|3,118|| align=right|0,197|| align=right|1,98|| align=right|5,504||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69953)||1998 VO17|| align=right|15,1|| align=right|2,759|| align=right|0,164|| align=right|8,49|| align=right|4,583||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69954)||1998 VC19|| align=right|14,6|| align=right|3,020|| align=right|0,110|| align=right|2,82|| align=right|5,247||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69955)||1998 VK21|| align=right|13,8|| align=right|3,204|| align=right|0,150|| align=right|11,21|| align=right|5,733||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69956)||1998 VP26|| align=right|13,9|| align=right|3,063|| align=right|0,100|| align=right|9,81|| align=right|5,360||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69957)||1998 VM29|| align=right|14,6|| align=right|2,768|| align=right|0,140|| align=right|12,12|| align=right|4,604||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69958)||1998 VP29|| align=right|15,0|| align=right|3,156|| align=right|0,146|| align=right|5,75|| align=right|5,607||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69959)||1998 VM31|| align=right|13,5|| align=right|3,050|| align=right|0,224|| align=right|17,46|| align=right|5,325||MBA||14. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69960)||1998 VN31|| align=right|13,8|| align=right|3,154|| align=right|0,044|| align=right|6,55|| align=right|5,601||MBA||11. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(69961) Millosevich||1998 VS33|| align=right|15,9|| align=right|1,917|| align=right|0,069|| align=right|17,88|| align=right|2,653||MBA||15. listopadu 1998||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(69962)||1998 VX34|| align=right|14,3|| align=right|2,788|| align=right|0,277|| align=right|8,40|| align=right|4,654||MBA||12. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(69963)||1998 VP35|| align=right|13,7|| align=right|2,759|| align=right|0,133|| align=right|10,12|| align=right|4,583||MBA||4. listopadu 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69964)||1998 VM36|| align=right|14,3|| align=right|3,133|| align=right|0,090|| align=right|10,43|| align=right|5,545||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69965)||1998 VN40|| align=right|15,4|| align=right|2,957|| align=right|0,119|| align=right|3,19|| align=right|5,084||MBA||14. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69966)||1998 VF46|| align=right|14,2|| align=right|2,685|| align=right|0,138|| align=right|12,74|| align=right|4,399||MBA||15. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69967)||1998 VS49|| align=right|15,1|| align=right|3,063|| align=right|0,042|| align=right|7,60|| align=right|5,359||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69968)||1998 VX51|| align=right|14,0|| align=right|3,106|| align=right|0,100|| align=right|17,37|| align=right|5,473||MBA||13. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69969)||1998 VX54|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,161|| align=right|21,52|| align=right|5,376||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69970)||1998 WV|| align=right|13,9|| align=right|3,250|| align=right|0,107|| align=right|11,88|| align=right|5,859||MBA||17. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69971)||1998 WD2|| align=right|13,1|| align=right|2,907|| align=right|0,286|| align=right|11,24|| align=right|4,955||MBA||18. listopadu 1998||Sormano||M. Cavagna
|-
|(69972)||1998 WJ2|| align=right|14,2|| align=right|3,123|| align=right|0,077|| align=right|10,32|| align=right|5,517||MBA||19. listopadu 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(69973)||1998 WO4|| align=right|15,8|| align=right|1,924|| align=right|0,015|| align=right|22,95|| align=right|2,668||MBA||17. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(69974)||1998 WH5|| align=right|13,7|| align=right|3,172|| align=right|0,141|| align=right|24,27|| align=right|5,648||MBA||18. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(69975)||1998 WU5|| align=right|14,9|| align=right|2,790|| align=right|0,195|| align=right|12,76|| align=right|4,659||MBA||17. listopadu 1998||Dossobuono||L. Lai
|-
|(69976)||1998 WD6|| align=right|14,2|| align=right|3,046|| align=right|0,173|| align=right|4,51|| align=right|5,317||MBA||18. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(69977) Saurodonati||1998 WL9|| align=right|14,6|| align=right|3,178|| align=right|0,161|| align=right|4,38|| align=right|5,664||MBA||28. listopadu 1998||Monte Agliale||E. Mazzoni; M. Ziboli
|-
|(69978)||1998 WL10|| align=right|14,5|| align=right|3,108|| align=right|0,134|| align=right|4,39|| align=right|5,477||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69979)||1998 WJ14|| align=right|15,0|| align=right|3,101|| align=right|0,141|| align=right|0,64|| align=right|5,460||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69980)||1998 WP15|| align=right|13,0|| align=right|3,199|| align=right|0,055|| align=right|17,19|| align=right|5,721||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69981)||1998 WE16|| align=right|14,8|| align=right|3,220|| align=right|0,091|| align=right|6,64|| align=right|5,777||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69982)||1998 WY16|| align=right|14,8|| align=right|3,050|| align=right|0,109|| align=right|7,77|| align=right|5,325||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69983)||1998 WO17|| align=right|13,7|| align=right|3,193|| align=right|0,107|| align=right|20,77|| align=right|5,705||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69984)||1998 WG18|| align=right|14,3|| align=right|3,031|| align=right|0,090|| align=right|10,32|| align=right|5,277||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69985)||1998 WV22|| align=right|14,6|| align=right|3,157|| align=right|0,067|| align=right|10,46|| align=right|5,609||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69986)||1998 WW24|| align=right|7,5|| align=right|39,30|| align=right|0,223|| align=right|13,96|| align=right|247||PLT||18. listopadu 1998||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(69987)||1998 WA25|| align=right|7,2|| align=right|42,36|| align=right|0,020|| align=right|1,05|| align=right|276||CBW||19. listopadu 1998||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(69988)||1998 WA31|| align=right|7,5|| align=right|55,0|| align=right|0,428|| align=right|9,49|| align=right|408||SDO||18. listopadu 1998||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(69989)||1998 WK31|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,175|| align=right|9,88|| align=right|5,388||MBA||19. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69990)||1998 WU31|| align=right|8,0|| align=right|39,10|| align=right|0,184|| align=right|6,60|| align=right|245||PLT||18. listopadu 1998||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(69991)||1998 WP32|| align=right|14,4|| align=right|3,200|| align=right|0,153|| align=right|4,91|| align=right|5,723||MBA||19. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69992)||1998 WC33|| align=right|13,2|| align=right|3,115|| align=right|0,153|| align=right|15,05|| align=right|5,496||MBA||20. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69993)||1998 WS37|| align=right|14,5|| align=right|3,216|| align=right|0,092|| align=right|7,13|| align=right|5,766||MBA||21. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69994)||1998 WT37|| align=right|14,6|| align=right|3,163|| align=right|0,109|| align=right|4,45|| align=right|5,625||MBA||21. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69995)||1998 WE38|| align=right|15,5|| align=right|3,137|| align=right|0,236|| align=right|7,09|| align=right|5,556||MBA||21. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(69996)||1998 WV40|| align=right|14,4|| align=right|3,033|| align=right|0,102|| align=right|9,24|| align=right|5,282||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69997)||1998 WX40|| align=right|14,4|| align=right|2,975|| align=right|0,130|| align=right|16,20|| align=right|5,130||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(69998)||1998 XD|| align=right|14,7|| align=right|2,976|| align=right|0,264|| align=right|8,79|| align=right|5,133||MBA||1. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69999)||1998 XN|| align=right|14,1|| align=right|3,369|| align=right|0,105|| align=right|9,24|| align=right|6,182||MBA||9. prosince 1998||Kleť||Klet
|-
|(70000)||1998 XX6|| align=right|15,0|| align=right|3,176|| align=right|0,165|| align=right|1,37|| align=right|5,658||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
APL – Apollonova skupina,
BIN – binární planetka,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek